|-
|(16001)||1999 AY21|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,099|| align=right|4,83|| align=right|5,502||MBA||15. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16002) Bertin||1999 AM24|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,202|| align=right|8,01|| align=right|3,909||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(16003)||1999 BX2|| align=right|12,8|| align=right|3,177|| align=right|0,131|| align=right|10,72|| align=right|5,661||MBA||19. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16004)||1999 BZ3|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,180|| align=right|4,49|| align=right|3,326||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16005)||1999 BP7|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,256|| align=right|30,54|| align=right|4,193||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16006)||1999 BJ9|| align=right|15,2|| align=right|2,396|| align=right|0,187|| align=right|2,07|| align=right|3,708||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16007) Kaasalainen||1999 BC11|| align=right|13,9|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|7,57|| align=right|3,520||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(16008)||1999 CV|| align=right|14,9|| align=right|2,248|| align=right|0,180|| align=right|6,51|| align=right|3,371||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16009)||1999 CM8|| align=right|12,3|| align=right|2,536|| align=right|0,157|| align=right|16,03|| align=right|4,038||MBA||13. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16010)||1999 CG14|| align=right|13,0|| align=right|3,023|| align=right|0,087|| align=right|10,17|| align=right|5,256||MBA||13. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16011)||1999 CM16|| align=right|14,1|| align=right|2,553|| align=right|0,059|| align=right|5,64|| align=right|4,078||MBA||6. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16012) Jamierubin||1999 CG19|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,169|| align=right|2,31|| align=right|3,763||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16013) Schmidgall||1999 CX38|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,066|| align=right|2,31|| align=right|3,472||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16014) Sinha||1999 CB47|| align=right|14,1|| align=right|2,856|| align=right|0,030|| align=right|3,46|| align=right|4,825||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16015) Snell||1999 CK47|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,144|| align=right|1,96|| align=right|5,551||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16016)||1999 CB54|| align=right|14,9|| align=right|2,172|| align=right|0,040|| align=right|0,92|| align=right|3,201||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16017) Street||1999 CX65|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,083|| align=right|1,20|| align=right|4,215||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16018)||1999 CJ67|| align=right|12,3|| align=right|2,543|| align=right|0,038|| align=right|12,42|| align=right|4,054||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16019) Edwardsu||1999 CL69|| align=right|14,4|| align=right|2,385|| align=right|0,138|| align=right|6,53|| align=right|3,682||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16020) Tevelde||1999 CA76|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,165|| align=right|5,11|| align=right|3,484||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16021) Caseyvaughn||1999 CG81|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,060|| align=right|5,82|| align=right|3,568||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16022) Wissnergross||1999 CJ86|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,175|| align=right|2,09|| align=right|3,631||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16023) Alisonyee||1999 CV93|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,106|| align=right|3,30|| align=right|4,105||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16024)||1999 CT101|| align=right|13,3|| align=right|2,574|| align=right|0,131|| align=right|14,63|| align=right|4,128||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16025)||1999 CA104|| align=right|14,5|| align=right|2,290|| align=right|0,208|| align=right|6,79|| align=right|3,464||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16026)||1999 CM118|| align=right|14,7|| align=right|2,160|| align=right|0,055|| align=right|3,08|| align=right|3,173||MBA||13. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16027)||1999 DV1|| align=right|14,2|| align=right|2,741|| align=right|0,043|| align=right|11,17|| align=right|4,536||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(16028)||1999 DC6|| align=right|12,9|| align=right|2,333|| align=right|0,052|| align=right|11,81|| align=right|3,563||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16029)||1999 DQ6|| align=right|12,2|| align=right|3,138|| align=right|0,172|| align=right|15,16|| align=right|5,559||MBA||20. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16030)||1999 FS3|| align=right|13,4|| align=right|2,548|| align=right|0,095|| align=right|9,19|| align=right|4,066||MBA||19. března 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(16031)||1999 FJ10|| align=right|13,4|| align=right|3,202|| align=right|0,163|| align=right|2,24|| align=right|5,729||MBA||20. března 1999||King City||R. G. Sandness
|-
|(16032)||1999 FU30|| align=right|13,2|| align=right|2,986|| align=right|0,066|| align=right|10,11|| align=right|5,158||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16033)||1999 FT32|| align=right|13,1|| align=right|2,907|| align=right|0,101|| align=right|2,29|| align=right|4,954||MBA||24. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16034)||1999 FW32|| align=right|14,0|| align=right|2,465|| align=right|0,106|| align=right|4,76|| align=right|3,869||MBA||24. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16035) Sasandford||1999 FX32|| align=right|12,5|| align=right|2,787|| align=right|0,090|| align=right|9,55|| align=right|4,651||MBA||24. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16036) Moroz||1999 GV8|| align=right|13,3|| align=right|2,740|| align=right|0,148|| align=right|7,09|| align=right|4,536||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16037) Sheehan||1999 GX8|| align=right|13,3|| align=right|3,222|| align=right|0,056|| align=right|15,28|| align=right|5,784||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16038)||1999 GD18|| align=right|11,6|| align=right|3,019|| align=right|0,082|| align=right|11,54|| align=right|5,246||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16039) Zeglin||1999 GH18|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,133|| align=right|1,80|| align=right|5,720||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16040)||1999 GN18|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,056|| align=right|10,31|| align=right|5,190||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16041)||1999 GM19|| align=right|12,0|| align=right|3,025|| align=right|0,109|| align=right|10,49|| align=right|5,260||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16042)||1999 GA20|| align=right|13,5|| align=right|2,737|| align=right|0,088|| align=right|4,22|| align=right|4,528||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16043) Yichenzhang||1999 GP23|| align=right|14,1|| align=right|2,267|| align=right|0,101|| align=right|6,60|| align=right|3,413||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16044) Kurtbachmann||1999 GW24|| align=right|14,3|| align=right|2,924|| align=right|0,060|| align=right|1,48|| align=right|4,999||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16045)||1999 HU2|| align=right|12,8|| align=right|3,217|| align=right|0,096|| align=right|17,47|| align=right|5,769||MBA||22. dubna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16046) Gregnorman||1999 JK|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,120|| align=right|12,33|| align=right|5,341||MBA||5. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(16047)||1999 JG10|| align=right|13,4|| align=right|2,971|| align=right|0,082|| align=right|10,84|| align=right|5,120||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(16048)||1999 JU23|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,108|| align=right|0,87|| align=right|5,325||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16049)||1999 JS32|| align=right|13,8|| align=right|2,906|| align=right|0,028|| align=right|2,99|| align=right|4,952||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16050)||1999 JN35|| align=right|13,4|| align=right|3,099|| align=right|0,138|| align=right|2,46|| align=right|5,456||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16051) Bernero||1999 JF36|| align=right|14,4|| align=right|2,752|| align=right|0,093|| align=right|3,88|| align=right|4,565||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16052)||1999 JX36|| align=right|13,9|| align=right|2,686|| align=right|0,209|| align=right|11,21|| align=right|4,400||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16053) Brennan||1999 JA40|| align=right|14,7|| align=right|2,846|| align=right|0,017|| align=right|1,07|| align=right|4,800||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16054)||1999 JP55|| align=right|13,0|| align=right|3,161|| align=right|0,134|| align=right|9,37|| align=right|5,620||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16055)||1999 JQ56|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,102|| align=right|8,07|| align=right|4,612||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16056)||1999 JN75|| align=right|13,4|| align=right|2,625|| align=right|0,087|| align=right|13,71|| align=right|4,252||MBA||6. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16057)||1999 JO75|| align=right|12,7|| align=right|2,679|| align=right|0,136|| align=right|10,43|| align=right|4,384||MBA||6. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16058)||1999 JP75|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,152|| align=right|7,07|| align=right|3,393||MBA||6. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16059) Marybuda||1999 JV86|| align=right|14,1|| align=right|2,534|| align=right|0,036|| align=right|7,85|| align=right|4,032||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16060)||1999 JZ89|| align=right|13,0|| align=right|2,973|| align=right|0,068|| align=right|11,56|| align=right|5,125||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16061)||1999 JQ117|| align=right|13,0|| align=right|3,099|| align=right|0,170|| align=right|6,87|| align=right|5,455||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16062) Buncher||1999 NR36|| align=right|14,1|| align=right|2,298|| align=right|0,058|| align=right|9,55|| align=right|3,482||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16063)||1999 NV36|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,222|| align=right|4,12|| align=right|3,353||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16064)||1999 RH27|| align=right|16,9|| align=right|2,890|| align=right|0,577|| align=right|4,39|| align=right|4,911||AMR||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(16065) Borel||1999 RE35|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,044|| align=right|3,45|| align=right|4,339||MBA||11. září 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16066)||1999 RN39|| align=right|13,3|| align=right|3,034|| align=right|0,088|| align=right|10,86|| align=right|5,284||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(16067)||1999 RA47|| align=right|13,3|| align=right|2,997|| align=right|0,047|| align=right|9,17|| align=right|5,187||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16068) Citron||1999 RN86|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,167|| align=right|5,78|| align=right|3,642||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16069) Marshafolger||1999 RS95|| align=right|15,4|| align=right|2,534|| align=right|0,183|| align=right|5,33|| align=right|4,034||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16070)||1999 RB101|| align=right|9,8|| align=right|5,125|| align=right|0,124|| align=right|16,26|| align=right|11,61||JUT||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16071)||1999 RW125|| align=right|13,7|| align=right|2,741|| align=right|0,101|| align=right|4,13|| align=right|4,538||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16072)||1999 RE128|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,212|| align=right|5,32|| align=right|4,098||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16073) Gaskin||1999 RK129|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,145|| align=right|4,93|| align=right|3,352||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16074) Georgekaplan||1999 RR129|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,074|| align=right|2,43|| align=right|4,299||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16075) Meglass||1999 RL130|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,195|| align=right|4,93|| align=right|3,773||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16076) Barryhaase||1999 RV131|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,094|| align=right|9,82|| align=right|4,107||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16077) Arayhamilton||1999 RK157|| align=right|14,4|| align=right|2,428|| align=right|0,177|| align=right|6,27|| align=right|3,784||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16078) Carolhersh||1999 RG177|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,026|| align=right|0,60|| align=right|4,052||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16079) Imada||1999 RP181|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,122|| align=right|1,38|| align=right|3,446||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16080)||1999 RX184|| align=right|13,9|| align=right|2,671|| align=right|0,108|| align=right|5,56|| align=right|4,364||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16081)||1999 SR15|| align=right|13,2|| align=right|3,097|| align=right|0,128|| align=right|7,49|| align=right|5,451||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(16082)||1999 TR5|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,209|| align=right|8,21|| align=right|4,084||MBA||2. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(16083) Jorvik||1999 TH12|| align=right|15,1|| align=right|2,167|| align=right|0,215|| align=right|6,15|| align=right|3,190||MBA||12. října 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(16084)||1999 TY18|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,184|| align=right|1,38|| align=right|3,688||MBA||12. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(16085) Laffan||1999 TM27|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,074|| align=right|1,83|| align=right|4,495||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16086)||1999 TF90|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,135|| align=right|1,37|| align=right|5,733||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16087)||1999 TR102|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,149|| align=right|15,81|| align=right|4,258||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16088)||1999 TJ121|| align=right|13,9|| align=right|2,462|| align=right|0,036|| align=right|4,00|| align=right|3,863||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16089) Lamb||1999 TG147|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,147|| align=right|3,13|| align=right|4,364||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16090) Lukaszewski||1999 TN147|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,113|| align=right|5,38|| align=right|3,816||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16091) Malchiodi||1999 TO152|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,191|| align=right|4,84|| align=right|3,600||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16092)||1999 TP171|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,143|| align=right|0,60|| align=right|3,731||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16093)||1999 TQ180|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,076|| align=right|5,30|| align=right|5,772||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16094) Scottmccord||1999 TQ222|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,116|| align=right|5,73|| align=right|3,826||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16095)||1999 TA249|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,057|| align=right|6,94|| align=right|3,588||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(16096)||1999 US6|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,198|| align=right|1,55|| align=right|4,293||MBA||29. října 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16097)||1999 UE50|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,160|| align=right|3,33|| align=right|3,636||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(16098)||1999 VR9|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,278|| align=right|6,77|| align=right|4,093||MBA||9. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16099)||1999 VQ24|| align=right|10,9|| align=right|5,188|| align=right|0,083|| align=right|13,46|| align=right|11,82||JUT||15. listopadu 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(16100)||1999 VO30|| align=right|15,9|| align=right|2,184|| align=right|0,115|| align=right|1,46|| align=right|3,226||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16101) Notskas||1999 VA36|| align=right|14,1|| align=right|2,865|| align=right|0,056|| align=right|2,84|| align=right|4,849||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16102) Barshannon||1999 VT68|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,132|| align=right|2,04|| align=right|3,733||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16103) Lorsolomon||1999 VU81|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,160|| align=right|2,85|| align=right|3,730||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16104) Stesullivan||1999 VT177|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,107|| align=right|6,36|| align=right|3,445||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16105) Marksaunders||1999 VL211|| align=right|13,3|| align=right|3,058|| align=right|0,135|| align=right|10,56|| align=right|5,347||MBA||14. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16106) Carmagnola||1999 VW212|| align=right|14,0|| align=right|2,332|| align=right|0,047|| align=right|4,85|| align=right|3,561||MBA||12. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16107) Chanmugam||1999 WQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,047|| align=right|4,49|| align=right|4,497||MBA||27. listopadu 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(16108)||1999 WV3|| align=right|14,1|| align=right|2,295|| align=right|0,122|| align=right|4,77|| align=right|3,477||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16109)||1999 WH6|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,141|| align=right|4,82|| align=right|3,483||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16110) Paganetti||1999 WU8|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,155|| align=right|4,72|| align=right|3,513||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(16111)||1999 XT4|| align=right|14,8|| align=right|2,448|| align=right|0,168|| align=right|3,89|| align=right|3,828||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(16112) Vitaris||1999 XK13|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,144|| align=right|6,37|| align=right|3,653||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16113) Ahmed||1999 XN23|| align=right|14,4|| align=right|2,913|| align=right|0,097|| align=right|2,68|| align=right|4,972||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16114) Alyono||1999 XV23|| align=right|14,4|| align=right|2,406|| align=right|0,201|| align=right|1,77|| align=right|3,731||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16115)||1999 XH25|| align=right|13,3|| align=right|3,221|| align=right|0,157|| align=right|2,68|| align=right|5,779||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16116) Balakrishnan||1999 XQ29|| align=right|14,7|| align=right|2,402|| align=right|0,239|| align=right|2,39|| align=right|3,722||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16117)||1999 XS29|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,161|| align=right|6,93|| align=right|5,662||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16118) Therberens||1999 XQ56|| align=right|14,3|| align=right|2,255|| align=right|0,150|| align=right|5,79|| align=right|3,386||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16119) Bronner||1999 XS60|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,196|| align=right|2,01|| align=right|3,639||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16120) Burnim||1999 XV60|| align=right|15,4|| align=right|3,061|| align=right|0,137|| align=right|2,11|| align=right|5,355||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16121) Burrell||1999 XD66|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,110|| align=right|0,84|| align=right|3,769||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16122) Wenyicai||1999 XW67|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,172|| align=right|2,12|| align=right|3,773||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16123) Jessiecheng||1999 XQ83|| align=right|14,1|| align=right|2,379|| align=right|0,224|| align=right|3,34|| align=right|3,668||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16124) Timdong||1999 XR85|| align=right|14,5|| align=right|2,393|| align=right|0,156|| align=right|1,61|| align=right|3,700||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16125)||1999 XK86|| align=right|13,4|| align=right|2,558|| align=right|0,132|| align=right|9,20|| align=right|4,090||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16126)||1999 XQ86|| align=right|12,7|| align=right|2,611|| align=right|0,219|| align=right|13,09|| align=right|4,219||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16127) Farzan-Kashani||1999 XK92|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,092|| align=right|2,64|| align=right|3,393||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16128) Kirfrieda||1999 XS92|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,148|| align=right|1,38|| align=right|3,755||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16129) Kevingao||1999 XG97|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,208|| align=right|4,21|| align=right|3,513||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16130) Giovine||1999 XU97|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,080|| align=right|0,65|| align=right|3,621||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16131) Kaganovich||1999 XV97|| align=right|14,7|| align=right|2,880|| align=right|0,014|| align=right|2,04|| align=right|4,886||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16132) Angelakim||1999 XH99|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,142|| align=right|1,75|| align=right|3,798||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16133)||1999 XC100|| align=right|12,6|| align=right|3,102|| align=right|0,024|| align=right|8,68|| align=right|5,462||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16134)||1999 XE100|| align=right|12,6|| align=right|3,210|| align=right|0,184|| align=right|8,64|| align=right|5,751||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16135) Ivarsson||1999 XY104|| align=right|14,2|| align=right|2,801|| align=right|0,159|| align=right|3,32|| align=right|4,686||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(16136)||1999 XR109|| align=right|15,1|| align=right|2,286|| align=right|0,080|| align=right|3,04|| align=right|3,455||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(16137)||1999 XX116|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,237|| align=right|2,53|| align=right|3,604||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(16138)||1999 XV119|| align=right|13,9|| align=right|2,766|| align=right|0,102|| align=right|9,76|| align=right|4,599||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(16139)||1999 XO120|| align=right|13,2|| align=right|3,165|| align=right|0,109|| align=right|9,33|| align=right|5,630||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(16140)||1999 XD125|| align=right|13,7|| align=right|2,773|| align=right|0,106|| align=right|9,47|| align=right|4,618||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(16141)||1999 XT127|| align=right|13,8|| align=right|2,517|| align=right|0,123|| align=right|8,71|| align=right|3,994||MBA||7. prosince 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(16142) Leung||1999 XC135|| align=right|14,6|| align=right|2,243|| align=right|0,299|| align=right|8,83|| align=right|3,359||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16143)||1999 XK142|| align=right|14,5|| align=right|2,263|| align=right|0,338|| align=right|9,32|| align=right|3,403||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16144) Korsten||1999 XK144|| align=right|12,5|| align=right|2,999|| align=right|0,113|| align=right|10,12|| align=right|5,193||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(16145)||1999 XP166|| align=right|13,4|| align=right|2,794|| align=right|0,152|| align=right|7,47|| align=right|4,671||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16146)||1999 XW170|| align=right|13,5|| align=right|2,778|| align=right|0,146|| align=right|7,33|| align=right|4,629||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16147) Jeanli||1999 XL175|| align=right|14,2|| align=right|2,281|| align=right|0,222|| align=right|5,91|| align=right|3,444||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16148)||1999 XG188|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,102|| align=right|8,20|| align=right|4,671||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16149)||1999 XS215|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,053|| align=right|9,17|| align=right|5,304||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16150) Clinch||1999 XZ227|| align=right|14,4|| align=right|2,631|| align=right|0,225|| align=right|14,51|| align=right|4,268||MBA||9. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16151)||1999 XF230|| align=right|13,6|| align=right|2,670|| align=right|0,149|| align=right|11,71|| align=right|4,363||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(16152)||1999 YN12|| align=right|12,2|| align=right|5,122|| align=right|0,096|| align=right|3,46|| align=right|11,60||JUT||30. prosince 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(16153)||2000 AB|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,113|| align=right|5,75|| align=right|5,681||MBA||1. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16154) Dabramo||2000 AW2|| align=right|12,1|| align=right|3,201|| align=right|0,049|| align=right|6,17|| align=right|5,726||MBA||1. ledna 2000||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(16155) Buddy||2000 AF5|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,146|| align=right|5,33|| align=right|4,540||MBA||3. ledna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(16156)||2000 AP39|| align=right|12,5|| align=right|3,158|| align=right|0,173|| align=right|12,22|| align=right|5,610||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16157) Toastmasters||2000 AS50|| align=right|12,6|| align=right|2,668|| align=right|0,122|| align=right|10,06|| align=right|4,357||MBA||5. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(16158) Monty||2000 AV50|| align=right|14,1|| align=right|2,664|| align=right|0,199|| align=right|2,99|| align=right|4,347||MBA||5. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(16159)||2000 AK62|| align=right|12,8|| align=right|3,142|| align=right|0,058|| align=right|11,99|| align=right|5,569||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16160)||2000 AZ66|| align=right|13,2|| align=right|3,039|| align=right|0,128|| align=right|11,54|| align=right|5,297||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16161)||2000 AC68|| align=right|13,8|| align=right|2,460|| align=right|0,243|| align=right|11,55|| align=right|3,859||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16162)||2000 AD68|| align=right|12,4|| align=right|3,025|| align=right|0,104|| align=right|11,12|| align=right|5,260||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16163) Suhanli||2000 AD69|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,203|| align=right|1,52|| align=right|3,714||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16164) Yangli||2000 AO69|| align=right|14,3|| align=right|2,862|| align=right|0,043|| align=right|2,62|| align=right|4,840||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16165) Licht||2000 AW83|| align=right|14,9|| align=right|2,265|| align=right|0,129|| align=right|2,71|| align=right|3,409||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16166) Jonlii||2000 AQ84|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,164|| align=right|5,86|| align=right|4,262||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16167) Oertli||2000 AJ89|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,194|| align=right|3,78|| align=right|3,549||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16168) Palmen||2000 AR91|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,162|| align=right|0,76|| align=right|3,688||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16169)||2000 AO95|| align=right|15,0|| align=right|2,171|| align=right|0,070|| align=right|1,71|| align=right|3,199||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16170)||2000 AS95|| align=right|13,2|| align=right|3,056|| align=right|0,096|| align=right|10,57|| align=right|5,342||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16171)||2000 AD97|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,214|| align=right|7,93|| align=right|3,693||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16172)||2000 AZ97|| align=right|13,8|| align=right|2,301|| align=right|0,090|| align=right|5,67|| align=right|3,489||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16173)||2000 AC98|| align=right|13,8|| align=right|2,252|| align=right|0,212|| align=right|5,26|| align=right|3,379||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16174) Parihar||2000 AX116|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,135|| align=right|5,48|| align=right|3,385||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16175) Rypatterson||2000 AL118|| align=right|15,1|| align=right|2,522|| align=right|0,079|| align=right|6,02|| align=right|4,005||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16176)||2000 AZ126|| align=right|12,8|| align=right|2,809|| align=right|0,164|| align=right|8,10|| align=right|4,707||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16177) Pelzer||2000 AR127|| align=right|14,7|| align=right|2,372|| align=right|0,153|| align=right|1,97|| align=right|3,652||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16178)||2000 AT127|| align=right|13,8|| align=right|3,244|| align=right|0,086|| align=right|1,04|| align=right|5,841||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16179)||2000 AL134|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,121|| align=right|0,29|| align=right|5,546||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16180) Rapoport||2000 AZ136|| align=right|14,3|| align=right|2,218|| align=right|0,151|| align=right|5,54|| align=right|3,304||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16181)||2000 AC137|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,140|| align=right|5,14|| align=right|5,648||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16182)||2000 AH137|| align=right|13,5|| align=right|2,212|| align=right|0,206|| align=right|6,40|| align=right|3,290||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16183)||2000 AX138|| align=right|13,3|| align=right|3,169|| align=right|0,187|| align=right|6,65|| align=right|5,640||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16184)||2000 AD142|| align=right|12,7|| align=right|2,783|| align=right|0,103|| align=right|8,01|| align=right|4,641||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16185)||2000 AH164|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,063|| align=right|8,95|| align=right|5,189||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16186)||2000 AK164|| align=right|13,5|| align=right|2,599|| align=right|0,110|| align=right|13,73|| align=right|4,188||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16187)||2000 AP164|| align=right|13,3|| align=right|2,691|| align=right|0,100|| align=right|11,83|| align=right|4,413||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16188)||2000 AH175|| align=right|13,6|| align=right|2,771|| align=right|0,162|| align=right|9,42|| align=right|4,612||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16189) Riehl||2000 AT187|| align=right|14,1|| align=right|2,912|| align=right|0,022|| align=right|13,77|| align=right|4,969||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16190)||2000 AK191|| align=right|13,4|| align=right|2,595|| align=right|0,076|| align=right|14,15|| align=right|4,179||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16191) Rubyroe||2000 AO205|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,214|| align=right|0,41|| align=right|3,739||MBA||10. ledna 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(16192) Laird||2000 AU207|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,231|| align=right|2,46|| align=right|3,507||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16193) Nickaiser||2000 AV207|| align=right|14,7|| align=right|2,702|| align=right|0,025|| align=right|3,49|| align=right|4,441||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16194) Roderick||2000 AJ231|| align=right|12,8|| align=right|3,164|| align=right|0,106|| align=right|13,02|| align=right|5,627||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16195)||2000 AQ236|| align=right|13,4|| align=right|3,158|| align=right|0,055|| align=right|15,09|| align=right|5,612||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16196)||2000 AR236|| align=right|12,9|| align=right|3,120|| align=right|0,069|| align=right|19,01|| align=right|5,511||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16197) Bluepeter||2000 AA243|| align=right|13,7|| align=right|2,414|| align=right|0,236|| align=right|10,40|| align=right|3,750||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16198) Búzios||2000 AB243|| align=right|13,2|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|12,48|| align=right|4,122||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16199) Rozenblyum||2000 BX26|| align=right|14,4|| align=right|2,949|| align=right|0,066|| align=right|3,04|| align=right|5,062||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16200)||2000 BT28|| align=right|12,9|| align=right|3,179|| align=right|0,118|| align=right|5,96|| align=right|5,667||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16201)||2000 CK1|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,172|| align=right|1,37|| align=right|3,655||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16202) Srivastava||2000 CE28|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,157|| align=right|2,41|| align=right|3,732||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16203) Jessicastahl||2000 CH32|| align=right|14,4|| align=right|2,561|| align=right|0,157|| align=right|3,73|| align=right|4,098||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16204)||2000 CT33|| align=right|14,2|| align=right|2,833|| align=right|0,029|| align=right|1,29|| align=right|4,768||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16205)||2000 CC34|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,208|| align=right|0,27|| align=right|3,491||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16206)||2000 CL39|| align=right|12,5|| align=right|2,749|| align=right|0,129|| align=right|12,33|| align=right|4,558||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16207)||2000 CV40|| align=right|13,7|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|9,61|| align=right|5,165||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(16208)||2000 CL52|| align=right|13,2|| align=right|3,098|| align=right|0,174|| align=right|2,74|| align=right|5,451||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16209) Sterner||2000 CB56|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,193|| align=right|0,72|| align=right|3,748||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16210)||2000 CY61|| align=right|13,1|| align=right|3,058|| align=right|0,286|| align=right|10,33|| align=right|5,346||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16211) Samirsur||2000 CL83|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|3,87|| align=right|3,525||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16212) Theberge||2000 CB84|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,090|| align=right|6,40|| align=right|3,410||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16213)||2000 CG85|| align=right|13,2|| align=right|3,234|| align=right|0,090|| align=right|15,84|| align=right|5,814||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16214) Venkatachalam||2000 CM87|| align=right|14,1|| align=right|2,334|| align=right|0,144|| align=right|7,31|| align=right|3,565||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16215) Venkatraman||2000 CB104|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,085|| align=right|3,20|| align=right|3,288||MBA||11. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16216)||2000 DR4|| align=right|13,0|| align=right|2,671|| align=right|0,098|| align=right|9,42|| align=right|4,366||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16217) Peterbroughton||2000 DR13|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,206|| align=right|4,15|| align=right|4,096||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16218)||2000 DV14|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,093|| align=right|2,67|| align=right|5,628||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(16219) Venturelli||2000 DL29|| align=right|16,7|| align=right|2,368|| align=right|0,208|| align=right|0,43|| align=right|3,643||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16220) Mikewagner||2000 DB40|| align=right|14,3|| align=right|2,745|| align=right|0,065|| align=right|2,38|| align=right|4,546||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16221) Kevinyang||2000 DX48|| align=right|15,8|| align=right|2,475|| align=right|0,161|| align=right|6,51|| align=right|3,893||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16222) Donnanderson||2000 DK55|| align=right|16,3|| align=right|2,211|| align=right|0,023|| align=right|1,72|| align=right|3,288||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16223)||2000 DR69|| align=right|13,7|| align=right|2,902|| align=right|0,047|| align=right|1,60|| align=right|4,944||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16224)||2000 DU69|| align=right|13,5|| align=right|2,942|| align=right|0,105|| align=right|1,89|| align=right|5,045||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16225) Georgebaldo||2000 DF71|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,019|| align=right|1,71|| align=right|4,156||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16226) Beaton||2000 DT72|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,043|| align=right|8,25|| align=right|5,516||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16227)||2000 DY73|| align=right|13,7|| align=right|2,878|| align=right|0,078|| align=right|0,96|| align=right|4,881||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16228)||2000 EC39|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,169|| align=right|0,40|| align=right|5,526||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16229)||2000 EM46|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,138|| align=right|0,94|| align=right|5,706||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16230) Benson||2000 EA95|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,079|| align=right|8,01|| align=right|4,249||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16231) Jessberger||2000 ES130|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,147|| align=right|2,93|| align=right|5,443||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16232)||2000 ED152|| align=right|12,7|| align=right|3,948|| align=right|0,114|| align=right|7,95|| align=right|7,843||HLD||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(16233)||2000 FA12|| align=right|12,2|| align=right|2,615|| align=right|0,121|| align=right|13,99|| align=right|4,228||MBA||31. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16234) Bosse||2000 FR20|| align=right|14,1|| align=right|2,354|| align=right|0,134|| align=right|7,41|| align=right|3,611||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16235)||2000 FF46|| align=right|13,6|| align=right|2,781|| align=right|0,226|| align=right|9,21|| align=right|4,638||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16236) Stebrehmer||2000 GG51|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,211|| align=right|2,82|| align=right|4,257||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16237)||2000 GX76|| align=right|13,9|| align=right|2,552|| align=right|0,146|| align=right|6,85|| align=right|4,077||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16238) Chappe||2000 GY104|| align=right|14,6|| align=right|2,360|| align=right|0,196|| align=right|2,95|| align=right|3,624||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16239) Dower||2000 GY105|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,234|| align=right|3,28|| align=right|4,063||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16240)||2000 GJ115|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,058|| align=right|4,87|| align=right|5,664||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16241) Dvorsky||2000 GD126|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,127|| align=right|8,40|| align=right|4,147||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16242)||2000 GT126|| align=right|13,9|| align=right|2,442|| align=right|0,126|| align=right|11,32|| align=right|3,817||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16243) Rosenbauer||2000 GO147|| align=right|13,0|| align=right|3,153|| align=right|0,203|| align=right|17,52|| align=right|5,598||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16244) Brož||2000 GQ147|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,263|| align=right|3,83|| align=right|3,542||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16245)||2000 GM160|| align=right|14,0|| align=right|3,209|| align=right|0,140|| align=right|4,17|| align=right|5,747||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16246) Cantor||2000 HO3|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,182|| align=right|0,42|| align=right|5,453||MBA||27. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16247) Esner||2000 HY11|| align=right|15,1|| align=right|2,851|| align=right|0,084|| align=right|0,98|| align=right|4,814||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16248) Fox||2000 HT13|| align=right|14,3|| align=right|2,272|| align=right|0,132|| align=right|2,39|| align=right|3,423||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16249) Cauchy||2000 HT14|| align=right|14,8|| align=right|2,838|| align=right|0,024|| align=right|2,97|| align=right|4,780||MBA||29. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16250) Delbó||2000 HP26|| align=right|15,2|| align=right|2,311|| align=right|0,150|| align=right|6,75|| align=right|3,513||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16251) Barbifrank||2000 HX48|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,218|| align=right|1,69|| align=right|3,780||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16252) Franfrost||2000 HQ51|| align=right|14,3|| align=right|2,460|| align=right|0,181|| align=right|2,28|| align=right|3,857||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16253) Griffis||2000 HJ52|| align=right|14,1|| align=right|3,046|| align=right|0,134|| align=right|11,34|| align=right|5,316||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16254) Harper||2000 HZ53|| align=right|14,6|| align=right|2,856|| align=right|0,067|| align=right|2,44|| align=right|4,825||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16255) Hampton||2000 HX63|| align=right|14,3|| align=right|2,953|| align=right|0,117|| align=right|0,86|| align=right|5,073||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16256)||2000 JM2|| align=right|14,5|| align=right|1,948|| align=right|0,089|| align=right|21,76|| align=right|2,717||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16257)||2000 JY6|| align=right|12,6|| align=right|2,777|| align=right|0,111|| align=right|19,97|| align=right|4,626||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16258) Willhayes||2000 JP13|| align=right|14,8|| align=right|2,467|| align=right|0,130|| align=right|8,65|| align=right|3,874||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16259) Housinger||2000 JR13|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,165|| align=right|11,28|| align=right|4,403||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16260) Sputnik||2000 JO15|| align=right|14,2|| align=right|2,402|| align=right|0,192|| align=right|4,68|| align=right|3,722||MBA||9. května 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(16261)||2000 JF18|| align=right|12,3|| align=right|2,977|| align=right|0,044|| align=right|10,10|| align=right|5,135||MBA||4. května 2000||Nanyo||Nanyo
|-
|(16262) Rikurtz||2000 JR32|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,037|| align=right|2,73|| align=right|5,337||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16263)||2000 JV37|| align=right|14,4|| align=right|3,205|| align=right|0,159|| align=right|0,14|| align=right|5,738||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16264) Richlee||2000 JH40|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,087|| align=right|3,17|| align=right|4,308||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16265) Lemay||2000 JL43|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,174|| align=right|1,05|| align=right|5,513||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16266) Johconnell||2000 JX43|| align=right|14,3|| align=right|2,844|| align=right|0,086|| align=right|16,22|| align=right|4,796||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16267) Mcdermott||2000 JY43|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,057|| align=right|2,56|| align=right|5,198||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16268) Mcneeley||2000 JD44|| align=right|16,1|| align=right|2,443|| align=right|0,168|| align=right|1,60|| align=right|3,818||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16269) Merkord||2000 JP44|| align=right|14,9|| align=right|3,115|| align=right|0,170|| align=right|0,75|| align=right|5,497||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16270)||2000 JH48|| align=right|12,7|| align=right|2,653|| align=right|0,068|| align=right|9,49|| align=right|4,319||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16271) Duanenichols||2000 JC55|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,143|| align=right|4,53|| align=right|3,778||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16272)||2000 JS55|| align=right|12,4|| align=right|3,118|| align=right|0,196|| align=right|17,21|| align=right|5,505||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16273) Oneill||2000 JS56|| align=right|14,4|| align=right|2,299|| align=right|0,057|| align=right|4,30|| align=right|3,486||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16274) Pavlica||2000 JX56|| align=right|14,9|| align=right|2,367|| align=right|0,153|| align=right|7,29|| align=right|3,641||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16275)||2000 JP58|| align=right|13,3|| align=right|2,634|| align=right|0,179|| align=right|4,30|| align=right|4,275||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16276)||2000 JX61|| align=right|13,9|| align=right|2,618|| align=right|0,187|| align=right|9,68|| align=right|4,235||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16277)||2000 JW74|| align=right|13,7|| align=right|2,754|| align=right|0,078|| align=right|8,47|| align=right|4,571||MBA||4. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16278)||2000 JM77|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,181|| align=right|0,99|| align=right|5,693||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16279)||2000 KJ23|| align=right|13,5|| align=right|3,080|| align=right|0,128|| align=right|2,40|| align=right|5,404||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(16280) Groussin||2000 LS6|| align=right|14,5|| align=right|2,236|| align=right|0,161|| align=right|5,04|| align=right|3,342||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16281)||2071 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,103|| align=right|2,15|| align=right|4,343||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16282)||2512 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,026|| align=right|1,45|| align=right|4,240||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16283)||2545 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,173|| align=right|9,55|| align=right|4,599||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16284)||2861 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,148|| align=right|0,53|| align=right|5,419||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16285)||3047 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,045|| align=right|0,172|| align=right|13,37|| align=right|5,312||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16286)||4057 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,856|| align=right|0,035|| align=right|5,50|| align=right|4,826||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16287)||4096 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,052|| align=right|0,121|| align=right|14,51|| align=right|5,331||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16288)||4169 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,120|| align=right|4,88|| align=right|4,335||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16289)||4201 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,031|| align=right|3,90|| align=right|4,686||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16290)||4204 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,987|| align=right|0,052|| align=right|9,97|| align=right|5,161||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16291)||4315 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,869|| align=right|0,027|| align=right|1,46|| align=right|4,858||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16292)||4557 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,244|| align=right|0,253|| align=right|3,04|| align=right|3,361||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16293)||4613 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,248|| align=right|3,50|| align=right|4,098||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16294)||4758 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,094|| align=right|0,150|| align=right|5,00|| align=right|5,442||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16295)||4820 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,024|| align=right|9,45|| align=right|5,342||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16296)||6308 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,029|| align=right|2,34|| align=right|4,098||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16297)||6346 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,785|| align=right|0,080|| align=right|13,15|| align=right|4,648||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16298)||6529 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,158|| align=right|2,24|| align=right|5,463||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16299)||6566 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,296|| align=right|4,37|| align=right|4,078||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16300)||6569 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,226|| align=right|0,135|| align=right|2,71|| align=right|5,793||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16301)||6576 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|4,06|| align=right|3,496||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16302)||6634 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,120|| align=right|3,66|| align=right|5,471||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16303)||6639 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,157|| align=right|2,80|| align=right|5,467||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16304)||6704 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,203|| align=right|1,27|| align=right|3,680||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16305)||6707 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,007|| align=right|0,030|| align=right|3,08|| align=right|5,215||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16306)||6797 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,154|| align=right|2,01|| align=right|3,694||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16307)||7569 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,110|| align=right|4,18|| align=right|3,555||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16308)||7627 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,648|| align=right|0,169|| align=right|3,75|| align=right|4,309||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16309)||9054 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,121|| align=right|3,68|| align=right|4,082||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16310)||1043 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,185|| align=right|2,19|| align=right|3,713||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16311)||1102 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,090|| align=right|6,30|| align=right|3,537||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16312)||1122 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,076|| align=right|4,95|| align=right|4,582||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16313)||1199 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,840|| align=right|0,062|| align=right|1,16|| align=right|4,786||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16314)||1248 T-1|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,110|| align=right|4,04|| align=right|5,503||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16315)||2055 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,589|| align=right|0,234|| align=right|16,98|| align=right|4,165||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16316)||2089 T-1|| align=right|13,9|| align=right|3,209|| align=right|0,186|| align=right|0,36|| align=right|5,748||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16317)||2127 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,136|| align=right|0,091|| align=right|1,45|| align=right|3,121||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16318)||2128 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,143|| align=right|2,09|| align=right|3,602||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16319)||3252 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,121|| align=right|2,45|| align=right|3,585||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16320)||4078 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,182|| align=right|4,62|| align=right|3,326||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16321)||4225 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,030|| align=right|8,25|| align=right|3,705||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16322)||4409 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,050|| align=right|4,81|| align=right|3,515||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16323)||1107 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,184|| align=right|2,21|| align=right|4,559||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16324)||1181 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,098|| align=right|1,04|| align=right|5,101||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16325)||1332 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,965|| align=right|0,149|| align=right|2,28|| align=right|5,104||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16326)||2052 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,843|| align=right|0,046|| align=right|1,20|| align=right|4,794||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16327)||3092 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,043|| align=right|12,95|| align=right|4,133||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16328)||3111 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,108|| align=right|13,44|| align=right|4,051||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16329)||3255 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,817|| align=right|0,072|| align=right|3,86|| align=right|4,728||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16330)||3276 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,009|| align=right|5,41|| align=right|4,247||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16331)||4101 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,164|| align=right|0,138|| align=right|1,86|| align=right|5,626||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16332)||4117 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,142|| align=right|0,137|| align=right|2,17|| align=right|5,568||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16333)||4122 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,768|| align=right|0,051|| align=right|2,89|| align=right|4,604||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16334)||4278 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,171|| align=right|12,70|| align=right|4,170||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16335)||5058 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,787|| align=right|0,119|| align=right|7,17|| align=right|4,652||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16336)||5080 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,141|| align=right|5,75|| align=right|3,452||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16337)||5087 T-2|| align=right|13,2|| align=right|3,109|| align=right|0,089|| align=right|10,29|| align=right|5,480||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16338)||1106 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,488|| align=right|0,170|| align=right|11,82|| align=right|3,925||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16339)||2053 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,127|| align=right|0,159|| align=right|4,05|| align=right|5,529||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16340)||2110 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,537|| align=right|0,147|| align=right|9,34|| align=right|4,040||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16341)||2182 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,241|| align=right|0,098|| align=right|2,61|| align=right|3,353||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16342)||2271 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,948|| align=right|0,075|| align=right|1,13|| align=right|5,060||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16343)||2326 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,046|| align=right|2,29|| align=right|3,998||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16344)||2370 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,816|| align=right|0,151|| align=right|8,21|| align=right|4,726||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16345)||2391 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,083|| align=right|1,47|| align=right|4,985||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16346)||2682 T-3|| align=right|13,2|| align=right|3,075|| align=right|0,096|| align=right|21,89|| align=right|5,392||MBA||11. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16347)||3256 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,944|| align=right|0,071|| align=right|2,36|| align=right|5,051||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16348)||3465 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,047|| align=right|0,146|| align=right|11,03|| align=right|5,318||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16349)||4062 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,077|| align=right|4,66|| align=right|4,472||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16350)||1964 VZ2|| align=right|14,0|| align=right|3,014|| align=right|0,255|| align=right|2,78|| align=right|5,232||MBA||11. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(16351)||1971 US|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,244|| align=right|2,76|| align=right|3,649||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(16352)||1974 FF|| align=right|14,1|| align=right|2,466|| align=right|0,098|| align=right|5,00|| align=right|3,871||MBA||22. března 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(16353)||1974 WB|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,211|| align=right|11,69|| align=right|4,367||MBA||16. listopadu 1974||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(16354)||1975 SN1|| align=right|13,7|| align=right|2,959|| align=right|0,078|| align=right|3,17|| align=right|5,090||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(16355) Buber||1975 UA1|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,170|| align=right|14,40|| align=right|4,175||MBA||29. října 1975||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16356)||1976 GV2|| align=right|12,9|| align=right|3,147|| align=right|0,130|| align=right|2,78|| align=right|5,581||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(16357)||1976 UP18|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,184|| align=right|6,42|| align=right|3,485||MBA||22. října 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(16358)||1976 YN7|| align=right|12,4|| align=right|2,696|| align=right|0,188|| align=right|13,53|| align=right|4,427||MBA||20. prosince 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(16359)||1978 VO4|| align=right|14,9|| align=right|2,411|| align=right|0,156|| align=right|3,64|| align=right|3,744||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16360)||1978 VY5|| align=right|14,7|| align=right|2,257|| align=right|0,160|| align=right|2,17|| align=right|3,391||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16361)||1979 MS1|| align=right|14,5|| align=right|2,979|| align=right|0,118|| align=right|2,27|| align=right|5,141||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16362)||1979 MJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,190|| align=right|12,89|| align=right|4,152||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16363)||1979 MT4|| align=right|13,6|| align=right|2,564|| align=right|0,164|| align=right|12,37|| align=right|4,106||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16364)||1979 MA5|| align=right|13,5|| align=right|2,977|| align=right|0,108|| align=right|8,54|| align=right|5,136||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16365)||1979 MK5|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,086|| align=right|2,64|| align=right|4,164||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16366)||1979 ME7|| align=right|13,6|| align=right|2,568|| align=right|0,161|| align=right|12,39|| align=right|4,115||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16367)||1980 FS4|| align=right|13,6|| align=right|2,864|| align=right|0,111|| align=right|12,97|| align=right|4,846||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(16368)||1981 DF|| align=right|12,7|| align=right|3,159|| align=right|0,106|| align=right|12,88|| align=right|5,613||MBA||28. února 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(16369)||1981 DJ|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,062|| align=right|8,88|| align=right|5,722||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16370)||1981 DA2|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,118|| align=right|6,74|| align=right|5,621||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16371)||1981 DQ3|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,147|| align=right|10,50|| align=right|4,409||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16372)||1981 EP1|| align=right|13,0|| align=right|3,144|| align=right|0,173|| align=right|11,57|| align=right|5,574||MBA||7. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(16373)||1981 ES5|| align=right|13,9|| align=right|2,648|| align=right|0,188|| align=right|10,07|| align=right|4,309||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16374)||1981 EA10|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,049|| align=right|16,45|| align=right|5,534||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16375)||1981 EM10|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,075|| align=right|8,74|| align=right|5,656||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16376)||1981 EX10|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,201|| align=right|7,17|| align=right|4,538||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16377)||1981 EY11|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,127|| align=right|6,28|| align=right|3,468||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16378)||1981 ET17|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,244|| align=right|1,19|| align=right|4,272||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16379)||1981 EJ18|| align=right|14,4|| align=right|3,155|| align=right|0,132|| align=right|4,60|| align=right|5,603||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16380)||1981 EJ20|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,097|| align=right|8,95|| align=right|4,354||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16381)||1981 EG25|| align=right|14,8|| align=right|2,769|| align=right|0,348|| align=right|9,80|| align=right|4,606||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16382)||1981 ER27|| align=right|15,0|| align=right|2,329|| align=right|0,110|| align=right|7,30|| align=right|3,553||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16383)||1981 EV30|| align=right|14,9|| align=right|2,693|| align=right|0,121|| align=right|3,32|| align=right|4,418||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16384)||1981 ES31|| align=right|14,0|| align=right|3,221|| align=right|0,015|| align=right|13,80|| align=right|5,780||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16385)||1981 EQ32|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,305|| align=right|7,40|| align=right|4,412||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16386)||1981 ET34|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,295|| align=right|11,63|| align=right|4,361||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16387)||1981 EB37|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,031|| align=right|8,22|| align=right|4,409||MBA||11. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16388)||1981 EA39|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,167|| align=right|1,55|| align=right|3,680||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16389)||1981 EC39|| align=right|14,5|| align=right|3,182|| align=right|0,102|| align=right|26,07|| align=right|5,675||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16390)||1981 EG39|| align=right|14,4|| align=right|3,140|| align=right|0,167|| align=right|5,01|| align=right|5,565||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16391)||1981 EM40|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,106|| align=right|3,10|| align=right|4,415||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16392)||1981 EP42|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,104|| align=right|3,31|| align=right|4,328||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16393)||1981 QS|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,196|| align=right|5,01|| align=right|3,787||MBA||24. srpna 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(16394)||1981 QD4|| align=right|12,7|| align=right|2,581|| align=right|0,055|| align=right|13,70|| align=right|4,147||MBA||30. srpna 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(16395)||1981 US14|| align=right|13,8|| align=right|2,451|| align=right|0,143|| align=right|2,65|| align=right|3,836||MBA||23. října 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(16396)||1981 UN22|| align=right|14,7|| align=right|2,223|| align=right|0,096|| align=right|2,71|| align=right|3,313||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(16397)||1982 JS2|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,098|| align=right|4,67|| align=right|3,468||MBA||15. května 1982||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(16398) Hummel||1982 SN3|| align=right|14,7|| align=right|2,336|| align=right|0,249|| align=right|3,49|| align=right|3,569||MBA||24. září 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16399)||1983 RF2|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,265|| align=right|7,36|| align=right|4,272||MBA||14. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(16400)||1984 SS1|| align=right|14,6|| align=right|2,163|| align=right|0,071|| align=right|3,05|| align=right|3,181||MBA||27. září 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(16401)||1984 SV5|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,088|| align=right|9,03|| align=right|5,296||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16402)||1984 UR|| align=right|13,5|| align=right|2,334|| align=right|0,184|| align=right|7,25|| align=right|3,566||MBA||26. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(16403)||1984 WJ1|| align=right|12,7|| align=right|2,320|| align=right|0,206|| align=right|10,77|| align=right|3,534||MBA||20. listopadu 1984||Caussols||C. Pollas
|-
|(16404)||1985 CM1|| align=right|13,9|| align=right|2,297|| align=right|0,096|| align=right|4,88|| align=right|3,482||MBA||13. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16405)||1985 DA2|| align=right|13,8|| align=right|2,316|| align=right|0,236|| align=right|6,59|| align=right|3,525||MBA||20. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16406)||1985 PH|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,281|| align=right|12,49|| align=right|4,563||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(16407) Oiunskij||1985 SV2|| align=right|14,0|| align=right|2,397|| align=right|0,118|| align=right|5,91|| align=right|3,710||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(16408)||1986 AB|| align=right|12,7|| align=right|2,740|| align=right|0,199|| align=right|13,70|| align=right|4,535||MBA||11. ledna 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(16409)||1986 CZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,179|| align=right|0,114|| align=right|4,95|| align=right|3,217||MBA||12. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16410)||1986 QU2|| align=right|13,8|| align=right|2,727|| align=right|0,032|| align=right|3,63|| align=right|4,503||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16411)||1986 QY2|| align=right|13,4|| align=right|2,657|| align=right|0,227|| align=right|15,44|| align=right|4,330||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16412)||1986 WZ|| align=right|14,1|| align=right|2,693|| align=right|0,116|| align=right|2,67|| align=right|4,419||MBA||25. listopadu 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(16413)||1987 BA2|| align=right|12,1|| align=right|2,964|| align=right|0,089|| align=right|12,11|| align=right|5,103||MBA||28. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16414)||1987 QO5|| align=right|14,8|| align=right|2,194|| align=right|0,140|| align=right|4,00|| align=right|3,250||MBA||25. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16415)||1987 QE7|| align=right|13,9|| align=right|2,623|| align=right|0,188|| align=right|11,85|| align=right|4,247||MBA||21. srpna 1987||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(16416)||1987 SM3|| align=right|13,8|| align=right|2,196|| align=right|0,105|| align=right|5,95|| align=right|3,255||MBA||25. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(16417)||1987 SF5|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,148|| align=right|3,24|| align=right|3,299||MBA||30. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(16418) Lortzing||1987 SD10|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,056|| align=right|8,11|| align=right|3,433||MBA||29. září 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16419)||1987 SS28|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,143|| align=right|4,77|| align=right|3,434||MBA||24. září 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(16420)||1987 UN1|| align=right|13,7|| align=right|2,685|| align=right|0,164|| align=right|12,80|| align=right|4,400||MBA||28. října 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16421)||1988 BJ|| align=right|14,6|| align=right|1,931|| align=right|0,064|| align=right|22,83|| align=right|2,683||MBA||22. ledna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(16422)||1988 BT3|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,119|| align=right|5,56|| align=right|3,496||MBA||18. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16423)||1988 BZ3|| align=right|13,6|| align=right|2,288|| align=right|0,172|| align=right|5,29|| align=right|3,460||MBA||19. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16424)||1988 CD2|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,129|| align=right|2,00|| align=right|3,501||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16425)||1988 CY2|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,092|| align=right|3,47|| align=right|3,481||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16426)||1988 EC|| align=right|14,1|| align=right|1,934|| align=right|0,100|| align=right|19,30|| align=right|2,689||MBA||7. března 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(16427)||1988 EB2|| align=right|14,0|| align=right|2,322|| align=right|0,142|| align=right|5,96|| align=right|3,539||MBA||13. března 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(16428)||1988 RD12|| align=right|12,0|| align=right|5,250|| align=right|0,069|| align=right|3,97|| align=right|12,03||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(16429)||1988 SB2|| align=right|14,4|| align=right|2,264|| align=right|0,134|| align=right|6,71|| align=right|3,406||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(16430)||1988 VB1|| align=right|14,0|| align=right|2,537|| align=right|0,178|| align=right|13,28|| align=right|4,041||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(16431)||1988 VH1|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,296|| align=right|4,53|| align=right|4,089||MBA||6. listopadu 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(16432)||1988 VL2|| align=right|13,5|| align=right|2,423|| align=right|0,097|| align=right|10,47|| align=right|3,772||MBA||10. listopadu 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(16433)||1988 VX2|| align=right|12,5|| align=right|3,163|| align=right|0,088|| align=right|14,19|| align=right|5,625||MBA||8. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16434)||1988 VO3|| align=right|14,4|| align=right|2,563|| align=right|0,249|| align=right|4,91|| align=right|4,104||MBA||11. listopadu 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(16435) Fándly||1988 VE7|| align=right|13,9|| align=right|2,527|| align=right|0,219|| align=right|6,70|| align=right|4,016||MBA||7. listopadu 1988||Piwnice||M. Antal
|-
|(16436)||1988 XL|| align=right|14,2|| align=right|2,488|| align=right|0,133|| align=right|3,06|| align=right|3,924||MBA||3. prosince 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(16437)||1988 XX1|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,188|| align=right|14,43|| align=right|4,150||MBA||7. prosince 1988||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(16438) Knöfel||1989 AU6|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,057|| align=right|4,61|| align=right|4,521||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16439)||1989 BZ|| align=right|12,4|| align=right|2,647|| align=right|0,098|| align=right|12,21|| align=right|4,306||MBA||30. ledna 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(16440)||1989 EN5|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,093|| align=right|3,99|| align=right|3,512||MBA||2. března 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16441) Kirchner||1989 EF6|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,035|| align=right|8,93|| align=right|4,491||MBA||7. března 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16442)||1989 GM1|| align=right|13,9|| align=right|2,613|| align=right|0,207|| align=right|11,79|| align=right|4,224||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16443)||1989 GV1|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,157|| align=right|4,95|| align=right|3,413||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16444)||1989 GW1|| align=right|14,2|| align=right|2,236|| align=right|0,187|| align=right|5,44|| align=right|3,344||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16445)||1989 GN3|| align=right|12,8|| align=right|3,195|| align=right|0,187|| align=right|12,14|| align=right|5,711||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16446)||1989 MH|| align=right|12,0|| align=right|2,998|| align=right|0,224|| align=right|11,44|| align=right|5,189||MBA||29. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16447)||1989 RX|| align=right|13,1|| align=right|2,693|| align=right|0,198|| align=right|7,19|| align=right|4,420||MBA||3. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(16448)||1989 RV2|| align=right|14,4|| align=right|2,271|| align=right|0,183|| align=right|5,60|| align=right|3,421||MBA||7. září 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(16449)||1989 SO|| align=right|12,2|| align=right|3,183|| align=right|0,169|| align=right|4,88|| align=right|5,679||MBA||29. září 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(16450)||1989 SY2|| align=right|12,8|| align=right|3,207|| align=right|0,101|| align=right|5,87|| align=right|5,742||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16451)||1989 SO3|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,184|| align=right|6,21|| align=right|3,716||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16452) Goldfinger||1989 SE8|| align=right|13,6|| align=right|2,413|| align=right|0,077|| align=right|6,29|| align=right|3,749||MBA||28. září 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(16453)||1989 SW8|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,190|| align=right|13,41|| align=right|4,376||MBA||23. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16454)||1989 TT2|| align=right|13,0|| align=right|3,118|| align=right|0,172|| align=right|6,30|| align=right|5,504||MBA||3. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(16455)||1989 TK16|| align=right|14,9|| align=right|2,391|| align=right|0,189|| align=right|2,13|| align=right|3,697||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16456)||1989 UO|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,204|| align=right|3,27|| align=right|3,660||MBA||23. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(16457)||1989 VF|| align=right|12,7|| align=right|3,023|| align=right|0,063|| align=right|10,39|| align=right|5,255||MBA||2. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16458)||1989 WZ2|| align=right|12,7|| align=right|3,145|| align=right|0,125|| align=right|13,68|| align=right|5,578||MBA||21. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(16459) Barth||1989 WE4|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,217|| align=right|2,70|| align=right|3,749||MBA||28. listopadu 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16460)||1989 YF1|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,084|| align=right|8,97|| align=right|4,029||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16461)||1990 BO|| align=right|11,6|| align=right|3,185|| align=right|0,105|| align=right|15,71|| align=right|5,682||MBA||21. ledna 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16462)||1990 DZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,465|| align=right|0,091|| align=right|5,94|| align=right|3,871||MBA||24. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16463) Nayoro||1990 EK|| align=right|13,6|| align=right|2,540|| align=right|0,302|| align=right|7,41|| align=right|4,048||MBA||2. března 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16464)||1990 EV1|| align=right|14,3|| align=right|2,348|| align=right|0,133|| align=right|9,17|| align=right|3,596||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16465)||1990 FV1|| align=right|16,0|| align=right|1,826|| align=right|0,213|| align=right|24,28|| align=right|2,467||MBA||24. března 1990||Palomar||J. Mueller
|-
|(16466) Piyashiriyama||1990 FJ2|| align=right|12,5|| align=right|2,678|| align=right|0,118|| align=right|11,96|| align=right|4,382||MBA||29. března 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16467)||1990 FD3|| align=right|12,2|| align=right|3,145|| align=right|0,039|| align=right|15,68|| align=right|5,576||MBA||16. března 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16468)||1990 HW1|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,058|| align=right|15,27|| align=right|4,092||MBA||27. dubna 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16469)||1990 KR|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,232|| align=right|11,69|| align=right|4,051||MBA||21. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16470)||1990 OM2|| align=right|15,0|| align=right|2,228|| align=right|0,208|| align=right|6,61|| align=right|3,326||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16471)||1990 OR3|| align=right|13,6|| align=right|2,389|| align=right|0,096|| align=right|5,63|| align=right|3,691||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16472)||1990 OE5|| align=right|13,8|| align=right|2,779|| align=right|0,179|| align=right|7,17|| align=right|4,633||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16473)||1990 QF2|| align=right|13,1|| align=right|2,880|| align=right|0,049|| align=right|3,11|| align=right|4,887||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16474)||1990 QG3|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,302|| align=right|1,66|| align=right|3,348||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16475)||1990 QS4|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,118|| align=right|5,53|| align=right|3,303||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16476)||1990 QU4|| align=right|14,2|| align=right|2,286|| align=right|0,194|| align=right|6,59|| align=right|3,456||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16477)||1990 QH5|| align=right|14,9|| align=right|2,192|| align=right|0,081|| align=right|3,72|| align=right|3,244||MBA||25. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16478)||1990 QS6|| align=right|15,5|| align=right|2,215|| align=right|0,139|| align=right|3,10|| align=right|3,297||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16479)||1990 QK7|| align=right|13,2|| align=right|2,980|| align=right|0,106|| align=right|10,41|| align=right|5,143||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16480)||1990 QN7|| align=right|14,2|| align=right|2,380|| align=right|0,190|| align=right|2,73|| align=right|3,671||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16481)||1990 QU7|| align=right|13,5|| align=right|2,909|| align=right|0,187|| align=right|2,38|| align=right|4,962||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16482)||1990 QK8|| align=right|13,8|| align=right|3,000|| align=right|0,073|| align=right|2,22|| align=right|5,195||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16483)||1990 QX8|| align=right|13,7|| align=right|2,894|| align=right|0,076|| align=right|2,12|| align=right|4,923||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16484)||1990 QJ9|| align=right|13,8|| align=right|2,910|| align=right|0,018|| align=right|2,89|| align=right|4,963||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16485)||1990 RG2|| align=right|12,9|| align=right|3,161|| align=right|0,223|| align=right|10,61|| align=right|5,619||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16486)||1990 RM3|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,148|| align=right|6,42|| align=right|3,378||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16487)||1990 RV5|| align=right|13,9|| align=right|2,304|| align=right|0,150|| align=right|4,73|| align=right|3,496||MBA||8. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16488)||1990 RX8|| align=right|14,5|| align=right|2,202|| align=right|0,194|| align=right|4,98|| align=right|3,266||MBA||13. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16489)||1990 SG|| align=right|13,5|| align=right|3,190|| align=right|0,104|| align=right|20,31|| align=right|5,696||MBA||17. září 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16490)||1990 ST2|| align=right|14,5|| align=right|2,269|| align=right|0,236|| align=right|2,08|| align=right|3,417||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16491)||1990 SA3|| align=right|14,5|| align=right|2,255|| align=right|0,150|| align=right|6,74|| align=right|3,385||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16492)||1990 SQ5|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,137|| align=right|4,55|| align=right|3,531||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16493)||1990 SB6|| align=right|14,1|| align=right|2,942|| align=right|0,111|| align=right|3,28|| align=right|5,044||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16494)||1990 SP8|| align=right|13,1|| align=right|3,055|| align=right|0,041|| align=right|10,38|| align=right|5,338||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16495)||1990 SR8|| align=right|15,9|| align=right|2,221|| align=right|0,070|| align=right|4,90|| align=right|3,309||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16496)||1990 SS8|| align=right|13,7|| align=right|2,975|| align=right|0,094|| align=right|10,51|| align=right|5,131||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16497)||1990 SU8|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,209|| align=right|6,41|| align=right|3,279||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16498)||1990 SX8|| align=right|13,1|| align=right|2,771|| align=right|0,104|| align=right|17,25|| align=right|4,612||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16499)||1990 SU9|| align=right|14,8|| align=right|2,284|| align=right|0,108|| align=right|4,52|| align=right|3,450||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16500)||1990 SX10|| align=right|13,6|| align=right|2,316|| align=right|0,081|| align=right|5,82|| align=right|3,524||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16501)||1990 SX13|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,134|| align=right|1,82|| align=right|3,357||MBA||23. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16502)||1990 SB14|| align=right|14,3|| align=right|2,953|| align=right|0,101|| align=right|1,18|| align=right|5,075||MBA||23. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16503)||1990 TY|| align=right|13,5|| align=right|2,314|| align=right|0,246|| align=right|22,24|| align=right|3,519||MBA||15. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(16504)||1990 TR5|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,256|| align=right|5,84|| align=right|3,419||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16505) Sulzer||1990 TB13|| align=right|13,6|| align=right|2,993|| align=right|0,077|| align=right|10,66|| align=right|5,176||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(16506)||1990 UH1|| align=right|14,1|| align=right|2,364|| align=right|0,245|| align=right|9,55|| align=right|3,633||MBA||20. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16507) Fuuren||1990 UM2|| align=right|12,6|| align=right|3,021|| align=right|0,118|| align=right|11,18|| align=right|5,249||MBA||24. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16508)||1990 UB3|| align=right|14,5|| align=right|2,272|| align=right|0,166|| align=right|2,40|| align=right|3,424||MBA||19. října 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(16509)||1990 UE4|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,153|| align=right|6,19|| align=right|5,582||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16510)||1990 UL4|| align=right|14,5|| align=right|2,290|| align=right|0,047|| align=right|7,14|| align=right|3,464||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16511)||1990 UR4|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,073|| align=right|6,33|| align=right|3,529||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16512)||1990 VQ4|| align=right|15,1|| align=right|2,325|| align=right|0,077|| align=right|7,06|| align=right|3,545||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16513)||1990 VP6|| align=right|12,9|| align=right|2,590|| align=right|0,059|| align=right|12,75|| align=right|4,168||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16514) Stevelia||1990 VZ6|| align=right|12,7|| align=right|3,122|| align=right|0,199|| align=right|8,49|| align=right|5,517||MBA||11. listopadu 1990||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(16515) Usmanʹgrad||1990 VN14|| align=right|12,6|| align=right|3,168|| align=right|0,170|| align=right|2,24|| align=right|5,639||MBA||15. listopadu 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(16516)||1990 VR14|| align=right|14,3|| align=right|2,289|| align=right|0,154|| align=right|3,42|| align=right|3,463||MBA||15. listopadu 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(16517)||1990 WD|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,220|| align=right|7,19|| align=right|3,439||MBA||19. listopadu 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16518) Akihikoito||1990 WF|| align=right|13,5|| align=right|2,255|| align=right|0,144|| align=right|4,53|| align=right|3,386||MBA||16. listopadu 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(16519)||1990 WV|| align=right|16,1|| align=right|2,249|| align=right|0,158|| align=right|5,69|| align=right|3,371||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16520)||1990 WO3|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,161|| align=right|4,92|| align=right|3,433||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16521)||1990 WR5|| align=right|13,9|| align=right|3,001|| align=right|0,095|| align=right|10,10|| align=right|5,197||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16522) Tell||1991 AJ3|| align=right|13,0|| align=right|3,185|| align=right|0,052|| align=right|14,62|| align=right|5,683||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16523)||1991 BP|| align=right|12,9|| align=right|2,651|| align=right|0,121|| align=right|12,55|| align=right|4,316||MBA||19. ledna 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(16524) Hausmann||1991 BB3|| align=right|14,8|| align=right|2,434|| align=right|0,127|| align=right|1,31|| align=right|3,796||MBA||17. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16525) Shumarinaiko||1991 CU2|| align=right|13,3|| align=right|2,399|| align=right|0,141|| align=right|2,44|| align=right|3,715||MBA||14. února 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16526)||1991 DC|| align=right|14,0|| align=right|2,363|| align=right|0,171|| align=right|3,59|| align=right|3,631||MBA||17. února 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(16527)||1991 DH1|| align=right|12,8|| align=right|2,589|| align=right|0,156|| align=right|12,84|| align=right|4,164||MBA||18. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16528) Terakado||1991 GV|| align=right|12,6|| align=right|2,533|| align=right|0,210|| align=right|9,17|| align=right|4,030||MBA||2. dubna 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16529) Dangoldin||1991 GO1|| align=right|13,7|| align=right|2,341|| align=right|0,315|| align=right|22,70|| align=right|3,581||MBA||9. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16530)||1991 GR7|| align=right|14,8|| align=right|2,258|| align=right|0,069|| align=right|5,02|| align=right|3,392||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16531)||1991 GO8|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,089|| align=right|2,71|| align=right|4,142||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16532)||1991 LY|| align=right|12,9|| align=right|2,631|| align=right|0,182|| align=right|15,76|| align=right|4,266||MBA||14. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16533)||1991 LA1|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,131|| align=right|14,52|| align=right|4,152||MBA||14. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16534)||1991 NB1|| align=right|14,3|| align=right|2,472|| align=right|0,246|| align=right|7,66|| align=right|3,887||MBA||10. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16535)||1991 NF3|| align=right|13,4|| align=right|2,643|| align=right|0,207|| align=right|11,81|| align=right|4,297||MBA||4. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16536)||1991 PV1|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,165|| align=right|6,55|| align=right|4,305||MBA||10. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16537)||1991 PF11|| align=right|13,2|| align=right|2,755|| align=right|0,131|| align=right|8,39|| align=right|4,572||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16538)||1991 PO12|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,172|| align=right|5,12|| align=right|3,418||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16539)||1991 PY12|| align=right|13,2|| align=right|2,689|| align=right|0,181|| align=right|12,27|| align=right|4,408||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16540)||1991 PO16|| align=right|13,6|| align=right|2,673|| align=right|0,163|| align=right|13,30|| align=right|4,371||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16541)||1991 PW18|| align=right|13,1|| align=right|2,899|| align=right|0,063|| align=right|1,74|| align=right|4,936||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16542)||1991 PK31|| align=right|13,6|| align=right|3,178|| align=right|0,184|| align=right|12,98|| align=right|5,665||MBA||14. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16543)||1991 RC2|| align=right|14,0|| align=right|2,321|| align=right|0,128|| align=right|7,39|| align=right|3,535||MBA||5. září 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(16544) Hochlehnert||1991 RA3|| align=right|14,4|| align=right|2,856|| align=right|0,076|| align=right|4,92|| align=right|4,827||MBA||9. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(16545)||1991 RN4|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,233|| align=right|6,28|| align=right|3,674||MBA||9. září 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16546)||1991 RP5|| align=right|12,6|| align=right|3,195|| align=right|0,133|| align=right|21,89|| align=right|5,710||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16547)||1991 RS7|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,112|| align=right|8,52|| align=right|4,578||MBA||7. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16548)||1991 RR9|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,250|| align=right|3,29|| align=right|3,584||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16549)||1991 RE10|| align=right|13,1|| align=right|2,778|| align=right|0,207|| align=right|6,86|| align=right|4,630||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16550)||1991 RB13|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,234|| align=right|7,68|| align=right|4,645||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16551)||1991 RT14|| align=right|13,2|| align=right|2,770|| align=right|0,106|| align=right|15,28|| align=right|4,609||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16552) Sawamura||1991 SB|| align=right|13,8|| align=right|2,421|| align=right|0,134|| align=right|2,49|| align=right|3,767||MBA||16. září 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16553)||1991 TL14|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,150|| align=right|6,42|| align=right|3,371||MBA||7. října 1991||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(16554)||1991 UE2|| align=right|13,7|| align=right|2,560|| align=right|0,088|| align=right|3,68|| align=right|4,096||MBA||29. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16555)||1991 US3|| align=right|13,4|| align=right|2,579|| align=right|0,163|| align=right|15,58|| align=right|4,142||MBA||31. října 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16556)||1991 VQ1|| align=right|13,3|| align=right|2,281|| align=right|0,208|| align=right|7,35|| align=right|3,445||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16557)||1991 VE2|| align=right|12,9|| align=right|2,551|| align=right|0,100|| align=right|14,73|| align=right|4,073||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16558)||1991 VQ2|| align=right|13,3|| align=right|2,343|| align=right|0,244|| align=right|23,95|| align=right|3,585||MBA||1. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16559)||1991 VA3|| align=right|12,9|| align=right|2,602|| align=right|0,216|| align=right|11,46|| align=right|4,198||MBA||9. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(16560)||1991 VZ5|| align=right|10,9|| align=right|5,079|| align=right|0,041|| align=right|15,30|| align=right|11,45||JUT||2. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16561) Rawls||1991 VP7|| align=right|13,7|| align=right|2,934|| align=right|0,047|| align=right|14,21|| align=right|5,025||MBA||3. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16562)||1992 AV1|| align=right|14,5|| align=right|1,947|| align=right|0,074|| align=right|24,77|| align=right|2,716||MBA||9. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16563)||1992 BF2|| align=right|12,8|| align=right|3,129|| align=right|0,095|| align=right|12,51|| align=right|5,535||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16564)||1992 BK2|| align=right|12,9|| align=right|2,981|| align=right|0,083|| align=right|10,34|| align=right|5,145||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16565)||1992 CZ1|| align=right|12,3|| align=right|3,137|| align=right|0,136|| align=right|3,55|| align=right|5,556||MBA||12. února 1992||Merida||O. A. Naranjo; J. Stock
|-
|(16566)||1992 CZ2|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,141|| align=right|4,61|| align=right|3,448||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16567)||1992 CQ3|| align=right|15,1|| align=right|2,258|| align=right|0,108|| align=right|4,03|| align=right|3,393||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16568)||1992 DX5|| align=right|13,1|| align=right|3,249|| align=right|0,104|| align=right|2,62|| align=right|5,857||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16569)||1992 DA10|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,176|| align=right|4,22|| align=right|5,657||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16570)||1992 DE11|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,152|| align=right|3,02|| align=right|3,629||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16571)||1992 EE|| align=right|14,8|| align=right|2,345|| align=right|0,166|| align=right|6,49|| align=right|3,590||MBA||2. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16572)||1992 EU5|| align=right|12,4|| align=right|3,089|| align=right|0,163|| align=right|4,34|| align=right|5,427||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16573)||1992 EC10|| align=right|12,8|| align=right|3,045|| align=right|0,141|| align=right|12,62|| align=right|5,312||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16574)||1992 EU10|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,076|| align=right|5,22|| align=right|3,451||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16575)||1992 EH11|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,142|| align=right|2,17|| align=right|5,513||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16576)||1992 EY11|| align=right|13,7|| align=right|3,196|| align=right|0,127|| align=right|2,54|| align=right|5,714||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16577)||1992 ET23|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,123|| align=right|2,88|| align=right|3,413||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(16578)||1992 FM1|| align=right|13,2|| align=right|2,264|| align=right|0,116|| align=right|24,72|| align=right|3,405||MBA||29. března 1992||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(16579)||1992 GO|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,161|| align=right|13,43|| align=right|4,387||MBA||3. dubna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16580)||1992 HA|| align=right|13,9|| align=right|2,310|| align=right|0,078|| align=right|7,06|| align=right|3,510||MBA||21. dubna 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16581)||1992 JF3|| align=right|14,4|| align=right|2,355|| align=right|0,196|| align=right|2,10|| align=right|3,613||MBA||8. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16582)||1992 JS3|| align=right|14,3|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|6,95|| align=right|3,700||MBA||11. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16583)||1992 OH2|| align=right|12,1|| align=right|3,234|| align=right|0,045|| align=right|22,67|| align=right|5,814||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16584)||1992 PM|| align=right|14,9|| align=right|2,439|| align=right|0,169|| align=right|2,33|| align=right|3,808||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16585)||1992 QR|| align=right|14,0|| align=right|1,924|| align=right|0,105|| align=right|23,00|| align=right|2,668||MBA||23. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16586)||1992 RZ6|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,168|| align=right|3,83|| align=right|4,079||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16587)||1992 SE|| align=right|14,3|| align=right|2,568|| align=right|0,281|| align=right|12,87|| align=right|4,113||MBA||21. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16588) Johngee||1992 ST|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,392|| align=right|8,18|| align=right|4,086||MBA||23. září 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16589) Hastrup||1992 SL1|| align=right|14,5|| align=right|1,934|| align=right|0,079|| align=right|20,02|| align=right|2,690||MBA||24. září 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16590) Brunowalter||1992 SM2|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,111|| align=right|12,70|| align=right|4,031||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(16591)||1992 SY17|| align=right|14,3|| align=right|2,290|| align=right|0,281|| align=right|8,43|| align=right|3,464||MBA||30. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16592)||1992 TM1|| align=right|12,6|| align=right|2,618|| align=right|0,100|| align=right|12,23|| align=right|4,234||MBA||3. října 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16593)||1992 UB3|| align=right|13,2|| align=right|2,654|| align=right|0,123|| align=right|13,18|| align=right|4,323||MBA||25. října 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(16594)||1992 UL4|| align=right|12,8|| align=right|2,607|| align=right|0,037|| align=right|10,70|| align=right|4,208||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16595)||1992 UU6|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,160|| align=right|13,22|| align=right|4,107||MBA||20. října 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16596) Stevenstrauss||1992 UN7|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,155|| align=right|2,14|| align=right|3,689||MBA||18. října 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16597)||1992 YU1|| align=right|13,6|| align=right|2,723|| align=right|0,086|| align=right|5,13|| align=right|4,493||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16598)||1992 YC2|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,221|| align=right|1,63|| align=right|4,238||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16599) Shorland||1993 BR2|| align=right|13,6|| align=right|2,865|| align=right|0,199|| align=right|4,68|| align=right|4,849||MBA||20. ledna 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(16600)||1993 DQ|| align=right|13,9|| align=right|2,164|| align=right|0,126|| align=right|2,62|| align=right|3,182||MBA||21. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16601)||1993 FQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,395|| align=right|0,100|| align=right|6,85|| align=right|3,706||MBA||25. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16602)||1993 FY3|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,124|| align=right|3,46|| align=right|3,433||MBA||17. března 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(16603)||1993 FG6|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,212|| align=right|2,07|| align=right|5,144||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16604)||1993 FQ10|| align=right|13,2|| align=right|2,964|| align=right|0,107|| align=right|10,32|| align=right|5,103||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16605)||1993 FR10|| align=right|14,1|| align=right|2,359|| align=right|0,113|| align=right|5,94|| align=right|3,622||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16606)||1993 FH11|| align=right|14,1|| align=right|2,400|| align=right|0,152|| align=right|10,67|| align=right|3,717||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16607)||1993 FN12|| align=right|13,1|| align=right|3,210|| align=right|0,118|| align=right|5,66|| align=right|5,749||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16608)||1993 FA23|| align=right|13,2|| align=right|3,021|| align=right|0,045|| align=right|5,51|| align=right|5,249||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16609)||1993 FB23|| align=right|13,9|| align=right|3,224|| align=right|0,082|| align=right|5,88|| align=right|5,788||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16610)||1993 FV23|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,163|| align=right|3,74|| align=right|4,239||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16611)||1993 FY23|| align=right|14,0|| align=right|2,865|| align=right|0,154|| align=right|2,50|| align=right|4,848||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16612)||1993 FF25|| align=right|15,2|| align=right|2,285|| align=right|0,098|| align=right|5,00|| align=right|3,454||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16613)||1993 FD28|| align=right|13,9|| align=right|3,046|| align=right|0,024|| align=right|7,65|| align=right|5,315||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16614)||1993 FS35|| align=right|13,3|| align=right|3,060|| align=right|0,050|| align=right|3,57|| align=right|5,353||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16615)||1993 FW40|| align=right|13,8|| align=right|3,230|| align=right|0,155|| align=right|2,17|| align=right|5,804||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16616)||1993 FB44|| align=right|13,5|| align=right|2,864|| align=right|0,053|| align=right|1,52|| align=right|4,847||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16617)||1993 FC48|| align=right|15,8|| align=right|2,154|| align=right|0,160|| align=right|0,74|| align=right|3,160||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16618)||1993 FX52|| align=right|15,5|| align=right|2,173|| align=right|0,092|| align=right|4,52|| align=right|3,203||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16619)||1993 FR58|| align=right|14,0|| align=right|2,833|| align=right|0,091|| align=right|1,02|| align=right|4,767||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16620)||1993 FE78|| align=right|14,4|| align=right|3,225|| align=right|0,145|| align=right|1,27|| align=right|5,790||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16621)||1993 FA84|| align=right|14,0|| align=right|2,759|| align=right|0,166|| align=right|9,78|| align=right|4,582||MBA||23. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(16622)||1993 GG1|| align=right|12,9|| align=right|3,137|| align=right|0,096|| align=right|6,34|| align=right|5,556||MBA||15. dubna 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16623)||1993 GM1|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,146|| align=right|4,25|| align=right|5,610||MBA||14. dubna 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16624)||1993 HX|| align=right|13,9|| align=right|2,409|| align=right|0,045|| align=right|3,06|| align=right|3,739||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16625)||1993 HG1|| align=right|14,7|| align=right|2,150|| align=right|0,084|| align=right|3,14|| align=right|3,151||MBA||20. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16626) Thumper||1993 HJ3|| align=right|13,6|| align=right|2,900|| align=right|0,033|| align=right|3,21|| align=right|4,938||MBA||20. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16627)||1993 JK|| align=right|14,1|| align=right|2,221|| align=right|0,139|| align=right|4,49|| align=right|3,309||MBA||14. května 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16628)||1993 KF|| align=right|12,1|| align=right|3,011|| align=right|0,073|| align=right|11,03|| align=right|5,223||MBA||16. května 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16629)||1993 LK1|| align=right|14,5|| align=right|2,245|| align=right|0,210|| align=right|5,42|| align=right|3,364||MBA||15. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16630)||1993 NZ1|| align=right|12,8|| align=right|3,077|| align=right|0,131|| align=right|9,21|| align=right|5,396||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16631)||1993 OY3|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,071|| align=right|2,95|| align=right|3,461||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16632)||1993 OH4|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,072|| align=right|1,23|| align=right|3,481||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16633)||1993 OV5|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,086|| align=right|3,74|| align=right|3,392||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16634)||1993 OD8|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,221|| align=right|2,86|| align=right|3,352||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16635)||1993 QO|| align=right|13,9|| align=right|2,300|| align=right|0,285|| align=right|21,94|| align=right|3,487||MBA||20. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16636)||1993 QP|| align=right|18,7|| align=right|2,307|| align=right|0,471|| align=right|7,25|| align=right|3,504||AMR||23. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(16637)||1993 QP2|| align=right|14,1|| align=right|2,338|| align=right|0,114|| align=right|4,50|| align=right|3,574||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16638)||1993 QN3|| align=right|13,8|| align=right|2,701|| align=right|0,056|| align=right|4,83|| align=right|4,437||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16639)||1993 QD4|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,119|| align=right|2,70|| align=right|3,479||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16640)||1993 QU9|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,150|| align=right|7,29|| align=right|3,599||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16641) Esteban||1993 QH10|| align=right|13,0|| align=right|2,317|| align=right|0,144|| align=right|20,64|| align=right|3,526||MBA||16. srpna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(16642)||1993 RK4|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,120|| align=right|1,80|| align=right|3,802||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16643)||1993 RV15|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,089|| align=right|7,73|| align=right|3,461||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(16644)||1993 SH1|| align=right|13,9|| align=right|2,306|| align=right|0,149|| align=right|6,75|| align=right|3,500||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16645)||1993 SP3|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,193|| align=right|3,73|| align=right|3,525||MBA||22. září 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(16646)||1993 SJ5|| align=right|13,3|| align=right|2,346|| align=right|0,079|| align=right|6,57|| align=right|3,593||MBA||19. září 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16647)||1993 SQ6|| align=right|14,4|| align=right|2,372|| align=right|0,055|| align=right|4,56|| align=right|3,654||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16648)||1993 SH7|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,107|| align=right|4,30|| align=right|3,520||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16649)||1993 TY1|| align=right|14,8|| align=right|2,299|| align=right|0,153|| align=right|6,92|| align=right|3,485||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16650)||1993 TE3|| align=right|13,3|| align=right|2,307|| align=right|0,119|| align=right|8,22|| align=right|3,504||MBA||11. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16651)||1993 TS11|| align=right|14,0|| align=right|2,291|| align=right|0,112|| align=right|6,20|| align=right|3,466||MBA||13. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16652)||1993 TT12|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,177|| align=right|4,20|| align=right|3,592||MBA||13. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(16653)||1993 TP19|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,095|| align=right|6,05|| align=right|3,694||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16654)||1993 TY29|| align=right|14,8|| align=right|2,428|| align=right|0,142|| align=right|9,06|| align=right|3,783||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16655)||1993 TS33|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,118|| align=right|4,33|| align=right|3,700||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16656)||1993 TP37|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,081|| align=right|6,34|| align=right|3,760||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16657)||1993 UB|| align=right|16,9|| align=right|2,278|| align=right|0,461|| align=right|24,99|| align=right|3,438||AMR||23. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16658)||1993 UD1|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,174|| align=right|6,10|| align=right|3,566||MBA||26. října 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(16659)||1993 UH1|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,236|| align=right|22,92|| align=right|3,548||MBA||19. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16660)||1993 US7|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,083|| align=right|6,75|| align=right|3,709||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16661)||1993 VS1|| align=right|14,3|| align=right|2,394|| align=right|0,206|| align=right|2,44|| align=right|3,704||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16662)||1993 VU1|| align=right|13,1|| align=right|2,964|| align=right|0,161|| align=right|10,29|| align=right|5,103||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16663)||1993 VG4|| align=right|12,3|| align=right|3,018|| align=right|0,092|| align=right|9,19|| align=right|5,242||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16664)||1993 VO4|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,224|| align=right|5,89|| align=right|3,665||MBA||9. listopadu 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(16665)||1993 XK|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,114|| align=right|5,42|| align=right|3,719||MBA||8. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16666) Liroma||1993 XL1|| align=right|12,8|| align=right|2,355|| align=right|0,239|| align=right|23,07|| align=right|3,612||MBA||7. prosince 1993||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(16667)||1993 XM1|| align=right|10,9|| align=right|5,226|| align=right|0,198|| align=right|16,69|| align=right|11,95||JUT||10. prosince 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16668)||1993 XN1|| align=right|12,9|| align=right|2,587|| align=right|0,150|| align=right|16,45|| align=right|4,160||MBA||15. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16669) Rionuevo||1993 XK3|| align=right|13,9|| align=right|1,934|| align=right|0,085|| align=right|24,61|| align=right|2,689||MBA||8. prosince 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(16670)||1994 AS2|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,213|| align=right|1,86|| align=right|3,787||MBA||14. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16671)||1994 AF3|| align=right|12,1|| align=right|3,058|| align=right|0,186|| align=right|11,49|| align=right|5,346||MBA||13. ledna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16672) Bedini||1994 BA1|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,137|| align=right|6,65|| align=right|4,138||MBA||17. ledna 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(16673)||1994 BF1|| align=right|13,9|| align=right|2,425|| align=right|0,200|| align=right|3,70|| align=right|3,775||MBA||23. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16674)||1994 BK3|| align=right|13,9|| align=right|2,615|| align=right|0,082|| align=right|8,48|| align=right|4,228||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(16675)||1994 CY1|| align=right|14,1|| align=right|2,329|| align=right|0,086|| align=right|7,98|| align=right|3,553||MBA||8. února 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16676)||1994 CA5|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,213|| align=right|3,88|| align=right|4,182||MBA||11. února 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16677)||1994 CT11|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,090|| align=right|3,10|| align=right|4,366||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16678)||1994 CC18|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,175|| align=right|12,92|| align=right|4,104||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16679)||1994 EQ2|| align=right|12,9|| align=right|2,768|| align=right|0,094|| align=right|8,45|| align=right|4,603||MBA||14. března 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16680)||1994 EP3|| align=right|12,9|| align=right|2,680|| align=right|0,175|| align=right|14,11|| align=right|4,387||MBA||14. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16681)||1994 EV7|| align=right|14,5|| align=right|1,894|| align=right|0,064|| align=right|23,42|| align=right|2,606||MBA||11. března 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(16682) Donati||1994 FB|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,051|| align=right|2,29|| align=right|3,361||MBA||18. března 1994||Sormano||M. Cavagna; V. Giuliani
|-
|(16683) Alepieri||1994 JY|| align=right|13,8|| align=right|3,036|| align=right|0,121|| align=right|3,90|| align=right|5,290||MBA||3. května 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(16684)||1994 JQ1|| align=right|6,9|| align=right|44,38|| align=right|0,054|| align=right|3,74|| align=right|296||CBW||11. května 1994||La Palma||M. J. Irwin; A. Zytkow
|-
|(16685)||1994 JU8|| align=right|13,8|| align=right|2,523|| align=right|0,125|| align=right|15,80|| align=right|4,007||MBA||8. května 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16686)||1994 PL9|| align=right|12,9|| align=right|3,169|| align=right|0,089|| align=right|10,18|| align=right|5,641||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16687)||1994 PN20|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,191|| align=right|0,42|| align=right|3,708||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16688)||1994 PN21|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,167|| align=right|2,30|| align=right|5,440||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16689)||1994 PZ26|| align=right|12,7|| align=right|3,156|| align=right|0,157|| align=right|11,61|| align=right|5,607||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16690)||1994 UR6|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,153|| align=right|2,31|| align=right|3,271||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16691)||1994 VS|| align=right|15,0|| align=right|2,225|| align=right|0,059|| align=right|4,88|| align=right|3,318||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16692)||1994 VO1|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,151|| align=right|1,35|| align=right|3,270||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16693) Moseley||1994 YC2|| align=right|13,5|| align=right|2,658|| align=right|0,183|| align=right|11,25|| align=right|4,334||MBA||26. prosince 1994||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(16694)||1995 AJ|| align=right|13,2|| align=right|2,238|| align=right|0,208|| align=right|6,43|| align=right|3,348||MBA||2. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16695)||1995 AM|| align=right|16,6|| align=right|2,159|| align=right|0,359|| align=right|4,79|| align=right|3,172||MBA||7. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16696)||1995 BE7|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,144|| align=right|3,35|| align=right|3,837||MBA||28. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16697)||1995 CQ|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,181|| align=right|4,30|| align=right|3,530||MBA||1. února 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(16698)||1995 CX|| align=right|13,2|| align=right|2,373|| align=right|0,219|| align=right|13,03|| align=right|3,655||MBA||3. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16699)||1995 DC|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,236|| align=right|5,34|| align=right|4,172||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16700) Seiwa||1995 DZ|| align=right|14,3|| align=right|2,274|| align=right|0,068|| align=right|3,83|| align=right|3,428||MBA||22. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16701)||1995 DH4|| align=right|14,5|| align=right|2,398|| align=right|0,139|| align=right|6,27|| align=right|3,713||MBA||21. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16702)||1995 DZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,126|| align=right|2,63|| align=right|3,724||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16703)||1995 ER7|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,173|| align=right|8,94|| align=right|3,814||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16704)||1995 ED8|| align=right|13,9|| align=right|2,339|| align=right|0,215|| align=right|22,91|| align=right|3,577||MBA||7. března 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(16705) Reinhardt||1995 EO8|| align=right|14,4|| align=right|2,480|| align=right|0,100|| align=right|7,04|| align=right|3,906||MBA||4. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16706) Svojsík||1995 OE1|| align=right|14,9|| align=right|2,862|| align=right|0,067|| align=right|2,50|| align=right|4,841||MBA||30. července 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(16707)||1995 QP10|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,119|| align=right|13,40|| align=right|5,449||MBA||19. srpna 1995||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(16708)||1995 SP1|| align=right|13,3|| align=right|3,129|| align=right|0,207|| align=right|25,83|| align=right|5,535||MBA||21. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(16709)||1995 SH5|| align=right|14,1|| align=right|2,988|| align=right|0,107|| align=right|0,68|| align=right|5,164||MBA||29. září 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|(16710)||1995 SL20|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,176|| align=right|7,10|| align=right|3,537||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16711)||1995 SM29|| align=right|13,3|| align=right|3,188|| align=right|0,174|| align=right|2,81|| align=right|5,691||MBA||26. září 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(16712)||1995 SW29|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,205|| align=right|25,56|| align=right|5,572||MBA||30. září 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(16713)||1995 SV52|| align=right|13,0|| align=right|3,150|| align=right|0,151|| align=right|7,11|| align=right|5,591||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16714) Arndt||1995 SM54|| align=right|13,7|| align=right|2,861|| align=right|0,083|| align=right|3,27|| align=right|4,839||MBA||21. září 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16715) Trettenero||1995 UN5|| align=right|14,3|| align=right|3,162|| align=right|0,183|| align=right|9,38|| align=right|5,622||MBA||20. října 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(16716)||1995 UX6|| align=right|15,1|| align=right|3,103|| align=right|0,183|| align=right|2,03|| align=right|5,466||MBA||21. října 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(16717)||1995 UJ8|| align=right|13,3|| align=right|3,183|| align=right|0,173|| align=right|11,48|| align=right|5,679||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16718)||1995 UA9|| align=right|13,3|| align=right|3,068|| align=right|0,086|| align=right|4,39|| align=right|5,372||MBA||30. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16719)||1995 UF45|| align=right|12,7|| align=right|3,107|| align=right|0,177|| align=right|2,43|| align=right|5,477||MBA||28. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16720)||1995 WT|| align=right|12,1|| align=right|3,119|| align=right|0,234|| align=right|7,39|| align=right|5,507||MBA||17. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16721)||1995 WF3|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,228|| align=right|11,55|| align=right|4,334||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16722)||1995 WG7|| align=right|12,6|| align=right|3,136|| align=right|0,224|| align=right|17,79|| align=right|5,552||MBA||24. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16723)||1995 WX8|| align=right|13,9|| align=right|3,168|| align=right|0,189|| align=right|2,23|| align=right|5,638||MBA||27. listopadu 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(16724)||1995 YV3|| align=right|14,1|| align=right|2,792|| align=right|0,440|| align=right|29,79|| align=right|4,664||MBA||28. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16725)||1996 CE3|| align=right|13,0|| align=right|2,669|| align=right|0,055|| align=right|21,91|| align=right|4,361||MBA||15. února 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(16726)||1996 DC|| align=right|13,8|| align=right|2,270|| align=right|0,101|| align=right|6,61|| align=right|3,419||MBA||18. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16727)||1996 EK2|| align=right|15,2|| align=right|2,171|| align=right|0,191|| align=right|2,92|| align=right|3,199||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(16728)||1996 GB18|| align=right|14,8|| align=right|2,188|| align=right|0,054|| align=right|5,30|| align=right|3,235||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16729)||1996 GA19|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,057|| align=right|4,39|| align=right|3,413||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16730) Nijisseiki||1996 HJ1|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,215|| align=right|1,62|| align=right|3,629||MBA||17. dubna 1996||Saji||Saji
|-
|(16731) Mitsumata||1996 HK1|| align=right|15,2|| align=right|2,225|| align=right|0,094|| align=right|6,88|| align=right|3,319||MBA||17. dubna 1996||Saji||Saji
|-
|(16732)||1996 HZ16|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,197|| align=right|1,15|| align=right|4,588||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16733)||1996 HM22|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,166|| align=right|2,76|| align=right|3,437||MBA||22. dubna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(16734)||1996 HZ22|| align=right|14,6|| align=right|2,182|| align=right|0,072|| align=right|6,16|| align=right|3,223||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16735)||1996 JJ|| align=right|14,4|| align=right|2,256|| align=right|0,222|| align=right|6,76|| align=right|3,389||MBA||8. května 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16736)||1996 JW2|| align=right|14,8|| align=right|2,473|| align=right|0,076|| align=right|8,04|| align=right|3,887||MBA||13. května 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(16737)||1996 KN1|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,091|| align=right|7,57|| align=right|3,444||MBA||24. května 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(16738)||1996 KQ1|| align=right|16,9|| align=right|2,333|| align=right|0,196|| align=right|9,58|| align=right|3,563||MBA||19. května 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16739)||1996 KX2|| align=right|13,3|| align=right|2,651|| align=right|0,132|| align=right|12,03|| align=right|4,316||MBA||24. května 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16740)||1996 KT8|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,146|| align=right|5,70|| align=right|3,465||MBA||22. května 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16741)||1996 NZ3|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,091|| align=right|2,92|| align=right|3,829||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16742)||1996 ON|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,252|| align=right|3,82|| align=right|3,684||MBA||21. července 1996||Kleť||Klet
|-
|(16743)||1996 OQ|| align=right|14,1|| align=right|2,439|| align=right|0,178|| align=right|1,69|| align=right|3,809||MBA||21. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(16744) Antonioleone||1996 OJ2|| align=right|14,4|| align=right|2,430|| align=right|0,257|| align=right|9,98|| align=right|3,787||MBA||23. července 1996||San Marcello||L. Tesi
|-
|(16745) Zappa||1996 PF5|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,140|| align=right|10,58|| align=right|4,257||MBA||9. srpna 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(16746)||1996 PW6|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,199|| align=right|1,72|| align=right|3,793||MBA||8. srpna 1996||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(16747)||1996 PS8|| align=right|14,7|| align=right|2,577|| align=right|0,106|| align=right|3,26|| align=right|4,135||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16748)||1996 PD9|| align=right|13,8|| align=right|2,914|| align=right|0,079|| align=right|3,08|| align=right|4,973||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16749)||1996 QE|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,150|| align=right|14,42|| align=right|4,133||MBA||16. srpna 1996||Sormano||P. Sicoli; V. Giuliani
|-
|(16750) Marisandoz||1996 QL|| align=right|13,6|| align=right|2,635|| align=right|0,167|| align=right|4,83|| align=right|4,275||MBA||18. srpna 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(16751)||1996 QG1|| align=right|14,9|| align=right|2,466|| align=right|0,214|| align=right|1,04|| align=right|3,872||MBA||18. srpna 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16752)||1996 QP1|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,241|| align=right|2,70|| align=right|3,755||MBA||22. srpna 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16753)||1996 QS1|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,142|| align=right|5,31|| align=right|3,719||MBA||21. srpna 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(16754)||1996 RW|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,203|| align=right|2,11|| align=right|4,173||MBA||10. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(16755) Cayley||1996 RE1|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,269|| align=right|4,65|| align=right|4,165||MBA||9. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16756)||1996 RQ11|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,138|| align=right|1,70|| align=right|4,169||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16757) Luoxiahong||1996 SC6|| align=right|13,9|| align=right|2,796|| align=right|0,036|| align=right|5,87|| align=right|4,675||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16758)||1996 TR1|| align=right|13,8|| align=right|2,747|| align=right|0,053|| align=right|5,08|| align=right|4,553||MBA||3. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16759) Furuyama||1996 TJ7|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,163|| align=right|4,48|| align=right|4,540||MBA||10. října 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(16760)||1996 TY7|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,267|| align=right|6,93|| align=right|4,184||MBA||11. října 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|(16761) Hertz||1996 TE8|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,183|| align=right|12,25|| align=right|4,347||MBA||3. října 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(16762)||1996 TK10|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,149|| align=right|5,63|| align=right|3,621||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16763)||1996 TG12|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,076|| align=right|10,26|| align=right|4,224||MBA||3. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16764)||1996 TV14|| align=right|14,2|| align=right|2,870|| align=right|0,066|| align=right|1,50|| align=right|4,861||MBA||9. října 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(16765) Agnesi||1996 UA|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,112|| align=right|12,26|| align=right|4,252||MBA||16. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16766) Righi||1996 UP|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,122|| align=right|9,53|| align=right|4,614||MBA||18. října 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(16767)||1996 US|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,263|| align=right|5,22|| align=right|4,193||MBA||16. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16768)||1996 UA1|| align=right|12,9|| align=right|3,048|| align=right|0,135|| align=right|16,52|| align=right|5,320||MBA||20. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16769)||1996 UN1|| align=right|13,8|| align=right|2,604|| align=right|0,135|| align=right|13,40|| align=right|4,202||MBA||29. října 1996||Toyama||M. Aoki
|-
|(16770)||1996 UD3|| align=right|13,8|| align=right|2,750|| align=right|0,007|| align=right|4,82|| align=right|4,559||MBA||30. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(16771)||1996 UQ3|| align=right|12,8|| align=right|2,675|| align=right|0,171|| align=right|11,41|| align=right|4,375||MBA||19. října 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(16772)||1996 UC4|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,083|| align=right|3,71|| align=right|4,376||MBA||29. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16773)||1996 VO1|| align=right|12,6|| align=right|2,592|| align=right|0,179|| align=right|14,13|| align=right|4,173||MBA||6. listopadu 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16774)||1996 VP1|| align=right|12,9|| align=right|2,646|| align=right|0,291|| align=right|13,38|| align=right|4,304||MBA||6. listopadu 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16775)||1996 VB6|| align=right|13,6|| align=right|2,888|| align=right|0,060|| align=right|3,09|| align=right|4,908||MBA||15. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16776)||1996 VA8|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,247|| align=right|4,87|| align=right|4,261||MBA||3. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16777)||1996 VD29|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,189|| align=right|1,60|| align=right|5,315||MBA||13. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16778)||1996 WU1|| align=right|13,6|| align=right|3,083|| align=right|0,055|| align=right|10,41|| align=right|5,413||MBA||30. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16779)||1996 WH2|| align=right|13,0|| align=right|2,686|| align=right|0,199|| align=right|11,96|| align=right|4,401||MBA||30. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(16780)||1996 XT1|| align=right|14,1|| align=right|2,876|| align=right|0,082|| align=right|3,23|| align=right|4,878||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16781) Renčín||1996 XU18|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,152|| align=right|2,44|| align=right|5,626||MBA||12. prosince 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(16782)||1996 XC19|| align=right|14,0|| align=right|3,012|| align=right|0,047|| align=right|9,90|| align=right|5,227||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16783) Bychkov||1996 XY25|| align=right|14,5|| align=right|2,629|| align=right|0,176|| align=right|13,73|| align=right|4,263||MBA||14. prosince 1996||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(16784)||1996 YD2|| align=right|12,5|| align=right|3,032|| align=right|0,107|| align=right|12,23|| align=right|5,280||MBA||22. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16785)||1997 AL1|| align=right|11,7|| align=right|3,161|| align=right|0,093|| align=right|18,38|| align=right|5,620||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16786)||1997 AT1|| align=right|11,8|| align=right|3,172|| align=right|0,108|| align=right|12,63|| align=right|5,647||MBA||2. ledna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16787)||1997 AZ1|| align=right|13,0|| align=right|3,192|| align=right|0,113|| align=right|5,92|| align=right|5,702||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16788)||1997 AR2|| align=right|13,2|| align=right|3,172|| align=right|0,140|| align=right|2,37|| align=right|5,649||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16789)||1997 AU3|| align=right|13,4|| align=right|2,932|| align=right|0,150|| align=right|10,31|| align=right|5,019||MBA||3. ledna 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(16790)||1997 AZ4|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,066|| align=right|3,01|| align=right|4,470||MBA||2. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(16791)||1997 AR5|| align=right|12,9|| align=right|2,928|| align=right|0,203|| align=right|14,31|| align=right|5,011||MBA||7. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16792)||1997 AK13|| align=right|12,5|| align=right|3,160|| align=right|0,164|| align=right|13,44|| align=right|5,617||MBA||11. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16793)||1997 AA18|| align=right|12,5|| align=right|3,038|| align=right|0,088|| align=right|11,13|| align=right|5,295||MBA||15. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16794) Cucullia||1997 CQ1|| align=right|13,7|| align=right|3,219|| align=right|0,165|| align=right|19,18|| align=right|5,774||MBA||2. února 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(16795)||1997 CA3|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,181|| align=right|3,60|| align=right|5,607||MBA||3. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16796)||1997 CY16|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,133|| align=right|10,43|| align=right|5,647||MBA||6. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(16797) Wilkerson||1997 CA17|| align=right|13,4|| align=right|3,197|| align=right|0,151|| align=right|7,84|| align=right|5,717||MBA||7. února 1997||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(16798)||1997 EL50|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,069|| align=right|7,49|| align=right|3,612||MBA||5. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16799)||1997 JU7|| align=right|14,1|| align=right|2,386|| align=right|0,180|| align=right|14,46|| align=right|3,684||MBA||3. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16800)||1997 JQ16|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,177|| align=right|2,23|| align=right|3,335||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16801) Petřínpragensis||1997 SC2|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,107|| align=right|3,18|| align=right|3,795||MBA||23. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(16802) Rainer||1997 SP3|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,219|| align=right|7,32|| align=right|3,585||MBA||25. září 1997||Davidschlag||E. Meyer
|-
|(16803)||1997 SU10|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,158|| align=right|3,36|| align=right|3,360||MBA||26. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16804) Bonini||1997 SX15|| align=right|13,1|| align=right|2,427|| align=right|0,180|| align=right|10,43|| align=right|3,781||MBA||27. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16805)||1997 SE16|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,084|| align=right|4,13|| align=right|3,564||MBA||27. září 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(16806)||1997 SB34|| align=right|14,0|| align=right|2,170|| align=right|0,165|| align=right|5,52|| align=right|3,197||MBA||17. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16807) Terasako||1997 TW25|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,105|| align=right|4,32|| align=right|3,442||MBA||12. října 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(16808)||1997 TV26|| align=right|14,2|| align=right|2,459|| align=right|0,149|| align=right|1,95|| align=right|3,854||MBA||8. října 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(16809) Galápagos||1997 US|| align=right|14,4|| align=right|2,645|| align=right|0,061|| align=right|8,61|| align=right|4,302||MBA||21. října 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(16810) Pavelaleksandrov||1997 UY2|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,239|| align=right|10,44|| align=right|3,508||MBA||25. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16811)||1997 UP3|| align=right|13,6|| align=right|2,399|| align=right|0,038|| align=right|2,52|| align=right|3,715||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16812)||1997 UQ3|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,138|| align=right|1,55|| align=right|3,770||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16813)||1997 UT6|| align=right|14,3|| align=right|2,184|| align=right|0,134|| align=right|3,08|| align=right|3,226||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16814)||1997 UY8|| align=right|14,6|| align=right|2,206|| align=right|0,205|| align=right|5,14|| align=right|3,275||MBA||29. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16815)||1997 UA9|| align=right|12,6|| align=right|2,560|| align=right|0,022|| align=right|11,07|| align=right|4,095||MBA||29. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16816)||1997 UF9|| align=right|16,2|| align=right|1,443|| align=right|0,605|| align=right|25,90|| align=right|1,733||APL||29. října 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16817) Onderlička||1997 UU10|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|4,03|| align=right|3,790||MBA||30. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(16818)||1997 UL24|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,132|| align=right|14,18|| align=right|4,201||MBA||28. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16819)||1997 VW|| align=right|13,2|| align=right|2,680|| align=right|0,110|| align=right|10,91|| align=right|4,387||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16820)||1997 VA3|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,089|| align=right|2,87|| align=right|3,417||MBA||6. listopadu 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|(16821)||1997 VZ4|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,194|| align=right|6,32|| align=right|3,418||MBA||5. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16822)||1997 VA5|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,170|| align=right|6,71|| align=right|3,479||MBA||5. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16823)||1997 VE6|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,132|| align=right|1,13|| align=right|3,610||MBA||9. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16824)||1997 VA8|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,104|| align=right|7,85|| align=right|3,616||MBA||6. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16825)||1997 VC8|| align=right|14,5|| align=right|2,472|| align=right|0,031|| align=right|2,74|| align=right|3,885||MBA||6. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16826)||1997 WA2|| align=right|14,7|| align=right|2,287|| align=right|0,123|| align=right|3,59|| align=right|3,458||MBA||19. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(16827)||1997 WD2|| align=right|13,9|| align=right|2,339|| align=right|0,276|| align=right|6,24|| align=right|3,577||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16828)||1997 WR2|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,049|| align=right|1,44|| align=right|3,435||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16829)||1997 WG7|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,169|| align=right|5,69|| align=right|3,295||MBA||24. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16830)||1997 WQ7|| align=right|14,8|| align=right|2,191|| align=right|0,125|| align=right|1,61|| align=right|3,242||MBA||19. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16831)||1997 WM21|| align=right|13,5|| align=right|2,244|| align=right|0,148|| align=right|5,65|| align=right|3,361||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16832)||1997 WR21|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,167|| align=right|4,63|| align=right|3,413||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16833)||1997 WX21|| align=right|12,1|| align=right|2,703|| align=right|0,129|| align=right|12,81|| align=right|4,444||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16834)||1997 WU22|| align=right|15,7|| align=right|1,468|| align=right|0,443|| align=right|15,99|| align=right|1,779||APL||30. listopadu 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(16835)||1997 WT34|| align=right|14,3|| align=right|2,352|| align=right|0,239|| align=right|3,51|| align=right|3,606||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16836)||1997 WG36|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,146|| align=right|1,77|| align=right|3,793||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16837)||1997 WM39|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,140|| align=right|3,12|| align=right|3,714||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16838)||1997 WT39|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,180|| align=right|6,63|| align=right|5,363||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16839)||1997 WT41|| align=right|13,3|| align=right|2,838|| align=right|0,027|| align=right|2,12|| align=right|4,780||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16840)||1997 WT44|| align=right|14,2|| align=right|2,840|| align=right|0,168|| align=right|1,27|| align=right|4,785||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16841)||1997 WY49|| align=right|14,5|| align=right|2,451|| align=right|0,104|| align=right|2,87|| align=right|3,837||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16842)||1997 XS3|| align=right|14,0|| align=right|3,171|| align=right|0,183|| align=right|5,45|| align=right|5,645||MBA||3. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16843)||1997 XX3|| align=right|12,3|| align=right|3,951|| align=right|0,186|| align=right|5,37|| align=right|7,852||HLD||4. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16844)||1997 XY3|| align=right|13,8|| align=right|2,797|| align=right|0,030|| align=right|5,21|| align=right|4,677||MBA||4. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16845)||1997 XA9|| align=right|13,9|| align=right|2,901|| align=right|0,069|| align=right|3,00|| align=right|4,940||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(16846)||1997 XA10|| align=right|13,6|| align=right|2,686|| align=right|0,137|| align=right|3,11|| align=right|4,402||MBA||5. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16847) Sanpoloamosciano||1997 XK10|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,183|| align=right|14,95|| align=right|4,174||MBA||8. prosince 1997||San Polo a Moscian||M. Mannucci; N. Montigiani
|-
|(16848)||1997 XN12|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,198|| align=right|4,24|| align=right|3,483||MBA||4. prosince 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(16849)||1997 YV|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,214|| align=right|2,39|| align=right|3,665||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16850)||1997 YS1|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,122|| align=right|7,19|| align=right|3,752||MBA||20. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16851)||1997 YU1|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,365|| align=right|20,77|| align=right|3,479||MBA||21. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16852) Nuredduna||1997 YP2|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,187|| align=right|4,13|| align=right|3,398||MBA||21. prosince 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(16853)||1997 YV2|| align=right|13,3|| align=right|3,097|| align=right|0,125|| align=right|2,20|| align=right|5,450||MBA||21. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(16854)||1997 YL3|| align=right|14,6|| align=right|2,563|| align=right|0,165|| align=right|8,38|| align=right|4,101||MBA||20. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16855)||1997 YN7|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,128|| align=right|15,59|| align=right|4,196||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16856) Banach||1997 YE8|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,164|| align=right|7,31|| align=right|3,798||MBA||28. prosince 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16857) Goodall||1997 YZ8|| align=right|14,8|| align=right|2,434|| align=right|0,152|| align=right|5,65|| align=right|3,797||MBA||25. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(16858)||1997 YG10|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,137|| align=right|3,65|| align=right|4,139||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16859)||1997 YJ10|| align=right|13,3|| align=right|2,567|| align=right|0,127|| align=right|10,65|| align=right|4,111||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16860)||1997 YT10|| align=right|13,8|| align=right|2,780|| align=right|0,047|| align=right|8,57|| align=right|4,635||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16861) Lipovetsky||1997 YZ11|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,085|| align=right|9,15|| align=right|4,239||MBA||27. prosince 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(16862)||1997 YM14|| align=right|14,7|| align=right|2,435|| align=right|0,101|| align=right|8,22|| align=right|3,798||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16863)||1997 YJ16|| align=right|13,6|| align=right|2,305|| align=right|0,180|| align=right|8,92|| align=right|3,500||MBA||31. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16864)||1998 AL|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,181|| align=right|5,62|| align=right|3,668||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16865)||1998 AQ|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,140|| align=right|22,78|| align=right|5,646||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16866)||1998 AR|| align=right|13,4|| align=right|2,391|| align=right|0,099|| align=right|4,03|| align=right|3,697||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16867)||1998 AX|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,107|| align=right|6,01|| align=right|3,715||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16868)||1998 AK8|| align=right|16,5|| align=right|1,798|| align=right|0,182|| align=right|48,23|| align=right|2,411||MBA||9. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16869)||1998 AV8|| align=right|14,9|| align=right|2,224|| align=right|0,116|| align=right|4,25|| align=right|3,316||MBA||10. ledna 1998||Modra||A. Galád
|-
|(16870)||1998 BB|| align=right|14,3|| align=right|2,300|| align=right|0,153|| align=right|3,58|| align=right|3,488||MBA||16. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16871)||1998 BD|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,177|| align=right|5,31|| align=right|3,408||MBA||16. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16872)||1998 BZ|| align=right|14,1|| align=right|2,351|| align=right|0,219|| align=right|7,89|| align=right|3,605||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16873)||1998 BO1|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,097|| align=right|5,31|| align=right|3,588||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16874) Kurtwahl||1998 BK2|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,038|| align=right|3,19|| align=right|3,461||MBA||20. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16875)||1998 BD4|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,161|| align=right|12,23|| align=right|4,192||MBA||20. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16876)||1998 BV6|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,044|| align=right|10,38|| align=right|5,640||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16877)||1998 BW6|| align=right|13,9|| align=right|3,055|| align=right|0,123|| align=right|1,31|| align=right|5,338||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16878) Tombickler||1998 BL9|| align=right|13,1|| align=right|2,679|| align=right|0,192|| align=right|11,96|| align=right|4,385||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16879) Campai||1998 BH10|| align=right|13,6|| align=right|2,760|| align=right|0,023|| align=right|7,12|| align=right|4,584||MBA||24. ledna 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(16880)||1998 BW11|| align=right|14,0|| align=right|2,370|| align=right|0,236|| align=right|3,44|| align=right|3,647||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16881)||1998 BH12|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,106|| align=right|15,57|| align=right|4,131||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16882)||1998 BO13|| align=right|13,7|| align=right|3,309|| align=right|0,193|| align=right|00,55|| align=right|6,018||MBA||24. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16883)||1998 BA20|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,073|| align=right|00,24|| align=right|4,676||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16884)||1998 BL25|| align=right|13,9|| align=right|2,793|| align=right|0,051|| align=right|4,26|| align=right|4,668||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16885)||1998 BX25|| align=right|13,3|| align=right|2,890|| align=right|0,079|| align=right|11,62|| align=right|4,912||MBA||25. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(16886)||1998 BC26|| align=right|13,0|| align=right|2,415|| align=right|0,181|| align=right|8,70|| align=right|3,752||MBA||29. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16887) Blouke||1998 BE26|| align=right|13,6|| align=right|2,978|| align=right|0,111|| align=right|10,56|| align=right|5,138||MBA||28. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16888) Michaelbarber||1998 BM26|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,179|| align=right|13,75|| align=right|4,146||MBA||29. ledna 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(16889)||1998 BD27|| align=right|14,7|| align=right|3,220|| align=right|0,112|| align=right|2,06|| align=right|5,778||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16890)||1998 BJ33|| align=right|13,3|| align=right|2,569|| align=right|0,030|| align=right|13,98|| align=right|4,116||MBA||29. ledna 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(16891)||1998 BQ45|| align=right|13,8|| align=right|2,721|| align=right|0,107|| align=right|9,97|| align=right|4,487||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16892) Vaissière||1998 DN1|| align=right|12,9|| align=right|3,112|| align=right|0,143|| align=right|2,30|| align=right|5,490||MBA||17. února 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(16893)||1998 DS3|| align=right|13,0|| align=right|3,015|| align=right|0,081|| align=right|10,70|| align=right|5,235||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16894)||1998 DP9|| align=right|13,5|| align=right|2,981|| align=right|0,055|| align=right|11,43|| align=right|5,145||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16895)||1998 DQ9|| align=right|12,5|| align=right|3,012|| align=right|0,082|| align=right|11,12|| align=right|5,227||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16896)||1998 DS9|| align=right|13,4|| align=right|2,364|| align=right|0,194|| align=right|24,31|| align=right|3,634||MBA||20. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16897)||1998 DH10|| align=right|13,4|| align=right|3,048|| align=right|0,145|| align=right|9,46|| align=right|5,320||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16898)||1998 DJ10|| align=right|13,8|| align=right|2,897|| align=right|0,195|| align=right|2,03|| align=right|4,931||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16899)||1998 DK10|| align=right|14,0|| align=right|2,754|| align=right|0,123|| align=right|9,19|| align=right|4,570||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16900) Lozère||1998 DQ13|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,112|| align=right|2,49|| align=right|5,297||MBA||27. února 1998||Pises||Pises
|-
|(16901) Johnbrooks||1998 DJ14|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,105|| align=right|14,34|| align=right|4,298||MBA||23. února 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(16902)||1998 DT14|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,041|| align=right|10,90|| align=right|4,090||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16903)||1998 DD15|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,256|| align=right|11,38|| align=right|4,211||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16904)||1998 DQ15|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,090|| align=right|9,33|| align=right|5,553||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16905)||1998 DT21|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,216|| align=right|2,03|| align=right|5,298||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16906) Giovannisilva||1998 DY23|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,046|| align=right|11,18|| align=right|5,153||MBA||18. února 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(16907)||1998 DS29|| align=right|12,8|| align=right|3,112|| align=right|0,027|| align=right|9,43|| align=right|5,488||MBA||28. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16908) Groeselenberg||1998 DD33|| align=right|14,3|| align=right|2,385|| align=right|0,243|| align=right|6,59|| align=right|3,684||MBA||17. února 1998||Uccle||E. W. Elst; T. Pauwels
|-
|(16909)||1998 DX33|| align=right|13,1|| align=right|2,857|| align=right|0,017|| align=right|2,55|| align=right|4,829||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16910)||1998 DE34|| align=right|13,3|| align=right|3,048|| align=right|0,159|| align=right|1,01|| align=right|5,319||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16911)||1998 EL6|| align=right|12,9|| align=right|3,067|| align=right|0,130|| align=right|11,98|| align=right|5,369||MBA||1. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16912) Rhiannon||1998 EP8|| align=right|18,2|| align=right|1,752|| align=right|0,273|| align=right|24,53|| align=right|2,318||AMR||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16913)||1998 EK9|| align=right|13,3|| align=right|2,386|| align=right|0,131|| align=right|25,88|| align=right|3,685||MBA||11. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16914)||1998 ER13|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,090|| align=right|10,66|| align=right|5,328||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16915) Bredthauer||1998 FR10|| align=right|12,2|| align=right|3,943|| align=right|0,152|| align=right|7,65|| align=right|7,829||HLD||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16916)||1998 FM15|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,063|| align=right|1,66|| align=right|4,561||MBA||27. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(16917)||1998 FB29|| align=right|13,2|| align=right|2,873|| align=right|0,060|| align=right|1,99|| align=right|4,868||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16918)||1998 FF32|| align=right|13,4|| align=right|3,366|| align=right|0,087|| align=right|4,65|| align=right|6,176||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16919)||1998 FF35|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,059|| align=right|1,19|| align=right|5,307||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16920) Larrywalker||1998 FR37|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,039|| align=right|5,56|| align=right|4,519||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16921)||1998 FZ52|| align=right|12,9|| align=right|3,098|| align=right|0,068|| align=right|3,78|| align=right|5,451||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16922)||1998 FR57|| align=right|13,6|| align=right|3,233|| align=right|0,123|| align=right|3,90|| align=right|5,812||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16923)||1998 FB61|| align=right|13,8|| align=right|3,199|| align=right|0,162|| align=right|00,58|| align=right|5,721||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16924)||1998 FL61|| align=right|11,7|| align=right|3,023|| align=right|0,115|| align=right|10,73|| align=right|5,255||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16925)||1998 FB63|| align=right|13,1|| align=right|2,931|| align=right|0,222|| align=right|17,14|| align=right|5,017||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16926)||1998 FH63|| align=right|13,2|| align=right|2,853|| align=right|0,065|| align=right|2,67|| align=right|4,818||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16927)||1998 FX68|| align=right|12,4|| align=right|3,981|| align=right|0,146|| align=right|12,98|| align=right|7,943||HLD||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16928)||1998 FF70|| align=right|13,5|| align=right|3,101|| align=right|0,011|| align=right|4,92|| align=right|5,459||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16929) Hurník||1998 FP73|| align=right|13,8|| align=right|3,055|| align=right|0,137|| align=right|3,85|| align=right|5,340||MBA||31. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(16930) Respighi||1998 FF74|| align=right|13,7|| align=right|3,242|| align=right|0,153|| align=right|3,11|| align=right|5,836||MBA||29. března 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(16931)||1998 FO75|| align=right|13,2|| align=right|3,150|| align=right|0,138|| align=right|13,61|| align=right|5,590||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16932)||1998 FG88|| align=right|13,3|| align=right|2,569|| align=right|0,216|| align=right|14,23|| align=right|4,118||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16933)||1998 FV88|| align=right|13,5|| align=right|3,060|| align=right|0,033|| align=right|10,66|| align=right|5,353||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16934)||1998 FA91|| align=right|13,7|| align=right|2,977|| align=right|0,085|| align=right|6,54|| align=right|5,135||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16935)||1998 FX111|| align=right|12,3|| align=right|2,996|| align=right|0,060|| align=right|9,32|| align=right|5,184||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16936)||1998 FJ112|| align=right|11,9|| align=right|3,013|| align=right|0,102|| align=right|9,07|| align=right|5,230||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16937)||1998 FR117|| align=right|12,7|| align=right|3,004|| align=right|0,074|| align=right|9,02|| align=right|5,206||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16938)||1998 FN121|| align=right|13,6|| align=right|2,767|| align=right|0,145|| align=right|9,21|| align=right|4,601||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16939)||1998 FP121|| align=right|13,5|| align=right|2,783|| align=right|0,026|| align=right|5,63|| align=right|4,641||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16940)||1998 GC3|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,147|| align=right|13,85|| align=right|4,309||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16941)||1998 GR7|| align=right|12,5|| align=right|2,738|| align=right|0,200|| align=right|14,10|| align=right|4,530||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16942)||1998 HA34|| align=right|12,9|| align=right|3,198|| align=right|0,109|| align=right|16,13|| align=right|5,717||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16943)||1998 HP42|| align=right|12,7|| align=right|2,597|| align=right|0,179|| align=right|14,23|| align=right|4,184||MBA||23. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16944) Wangler||1998 HK45|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,188|| align=right|9,88|| align=right|3,824||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16945)||1998 HD46|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,172|| align=right|2,09|| align=right|5,721||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16946) Farnham||1998 HJ51|| align=right|14,3|| align=right|2,385|| align=right|0,144|| align=right|6,60|| align=right|3,682||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16947) Wikrent||1998 HN80|| align=right|15,2|| align=right|2,238|| align=right|0,150|| align=right|2,04|| align=right|3,347||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16948)||1998 HA133|| align=right|13,6|| align=right|3,126|| align=right|0,096|| align=right|16,25|| align=right|5,525||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16949)||1998 HS133|| align=right|13,5|| align=right|2,985|| align=right|0,101|| align=right|10,60|| align=right|5,156||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16950)||1998 JQ|| align=right|14,6|| align=right|2,321|| align=right|0,142|| align=right|7,45|| align=right|3,536||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(16951) Carolus Quartus||1998 KJ|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,050|| align=right|11,09|| align=right|5,181||MBA||19. května 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(16952) Peteschultz||1998 KX3|| align=right|13,6|| align=right|3,100|| align=right|0,088|| align=right|4,07|| align=right|5,457||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16953) Besicovitch||1998 KE5|| align=right|12,7|| align=right|3,142|| align=right|0,213|| align=right|14,76|| align=right|5,568||MBA||27. května 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(16954)||1998 KT48|| align=right|13,9|| align=right|2,638|| align=right|0,196|| align=right|13,72|| align=right|4,285||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16955)||1998 KU48|| align=right|12,2|| align=right|2,429|| align=right|0,104|| align=right|12,83|| align=right|3,785||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16956)||1998 MQ11|| align=right|10,6|| align=right|5,266|| align=right|0,111|| align=right|30,86|| align=right|12,09||JUT||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16957)||1998 ON13|| align=right|14,1|| align=right|2,265|| align=right|0,069|| align=right|9,53|| align=right|3,407||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16958) Klaasen||1998 PF|| align=right|14,9|| align=right|2,009|| align=right|0,288|| align=right|41,97|| align=right|2,846||MBA||2. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16959)||1998 QE17|| align=right|13,0|| align=right|2,626|| align=right|0,307|| align=right|10,64|| align=right|4,254||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16960)||1998 QS52|| align=right|14,3|| align=right|2,199|| align=right|0,860|| align=right|17,70|| align=right|3,261||APL PHA||25. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16961)||1998 QV73|| align=right|12,8|| align=right|2,649|| align=right|0,181|| align=right|14,25|| align=right|4,312||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16962) Elizawoolard||1998 QP93|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|6,96|| align=right|3,748||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16963)||1998 RE2|| align=right|12,7|| align=right|3,061|| align=right|0,090|| align=right|10,64|| align=right|5,354||MBA||12. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(16964)||1998 RD59|| align=right|13,0|| align=right|2,718|| align=right|0,090|| align=right|17,69|| align=right|4,481||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16965)||1998 RX79|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,191|| align=right|8,29|| align=right|4,127||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16966)||1998 SM63|| align=right|13,7|| align=right|2,305|| align=right|0,063|| align=right|5,68|| align=right|3,498||MBA||29. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16967) Marcosbosso||1998 SR132|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,087|| align=right|3,01|| align=right|3,475||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16968)||1998 TT5|| align=right|12,6|| align=right|3,182|| align=right|0,208|| align=right|11,94|| align=right|5,676||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16969) Helamuda||1998 UM20|| align=right|13,9|| align=right|3,226|| align=right|0,173|| align=right|2,62|| align=right|5,793||MBA||29. října 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(16970)||1998 VV2|| align=right|11,8|| align=right|3,978|| align=right|0,117|| align=right|8,79|| align=right|7,933||HLD||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(16971)||1998 WJ3|| align=right|12,6|| align=right|2,693|| align=right|0,114|| align=right|14,00|| align=right|4,418||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16972)||1998 WK11|| align=right|13,9|| align=right|2,541|| align=right|0,183|| align=right|9,77|| align=right|4,049||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16973) Gaspari||1998 WR19|| align=right|14,4|| align=right|2,233|| align=right|0,099|| align=right|4,37|| align=right|3,336||MBA||23. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16974)||1998 WR21|| align=right|9,8|| align=right|5,218|| align=right|0,070|| align=right|15,02|| align=right|11,92||JUT||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(16975) Delamere||1998 YX29|| align=right|13,3|| align=right|2,391|| align=right|0,220|| align=right|10,73|| align=right|3,697||MBA||27. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16976)||1999 AC2|| align=right|14,0|| align=right|2,366|| align=right|0,183|| align=right|2,01|| align=right|3,638||MBA||6. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16977)||1999 AS3|| align=right|14,1|| align=right|2,385|| align=right|0,067|| align=right|7,83|| align=right|3,683||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16978)||1999 AN4|| align=right|13,9|| align=right|2,341|| align=right|0,237|| align=right|22,26|| align=right|3,581||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16979)||1999 AO4|| align=right|13,8|| align=right|2,675|| align=right|0,228|| align=right|11,98|| align=right|4,375||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16980)||1999 AP5|| align=right|14,6|| align=right|2,229|| align=right|0,115|| align=right|4,86|| align=right|3,328||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16981)||1999 AU7|| align=right|14,5|| align=right|2,191|| align=right|0,070|| align=right|4,98|| align=right|3,243||MBA||11. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(16982)||1999 AS9|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,103|| align=right|5,98|| align=right|3,229||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(16983)||1999 AQ21|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,129|| align=right|00,85|| align=right|3,702||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16984) Veillet||1999 AA25|| align=right|14,9|| align=right|2,204|| align=right|0,073|| align=right|5,75|| align=right|3,271||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(16985)||1999 AE28|| align=right|14,6|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|7,11|| align=right|3,666||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(16986) Archivestef||1999 AR34|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,160|| align=right|2,21|| align=right|3,494||MBA||15. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16987)||1999 BN13|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|3,632||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16988)||1999 BK14|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,131|| align=right|5,61|| align=right|5,551||MBA||23. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(16989)||1999 CX|| align=right|14,6|| align=right|2,226|| align=right|0,162|| align=right|3,53|| align=right|3,321||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16990)||1999 CS1|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,132|| align=right|6,62|| align=right|3,437||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16991)||1999 CW4|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,157|| align=right|00,68|| align=right|3,767||MBA||12. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16992)||1999 CU5|| align=right|13,8|| align=right|2,553|| align=right|0,137|| align=right|15,64|| align=right|4,078||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(16993)||1999 CC10|| align=right|14,0|| align=right|2,289|| align=right|0,151|| align=right|9,63|| align=right|3,462||MBA||15. února 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(16994)||1999 CJ14|| align=right|13,3|| align=right|2,901|| align=right|0,154|| align=right|17,62|| align=right|4,939||MBA||13. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16995)||1999 CX14|| align=right|13,9|| align=right|2,280|| align=right|0,154|| align=right|4,95|| align=right|3,442||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(16996) Dahir||1999 CM32|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,174|| align=right|5,61|| align=right|3,409||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16997) Garrone||1999 CO32|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,177|| align=right|4,90|| align=right|3,393||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16998) Estelleweber||1999 CG46|| align=right|14,8|| align=right|2,260|| align=right|0,045|| align=right|5,50|| align=right|3,396||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(16999) Ajstewart||1999 CE47|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,168|| align=right|3,07|| align=right|3,766||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(17000) Medvedev||1999 CV48|| align=right|14,1|| align=right|2,205|| align=right|0,137|| align=right|5,36|| align=right|3,273||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek